La liste de films LGBT est une liste de films (longs, courts et moyens-métrages) et téléfilms où les thèmes des minorités sexuelles et de genres sont présents et ou évoqués explicitement ou implicitement.

Tous les films, cités ci-dessous, dans leur article, mentionnent explicitement et sourcé la thématique LGBT.

Notice 

 (1) Titre : titre sortie France ; TQ : titre Québec ; TB : titre belge.
 (2) Support : film (long-métrage, court-métrage, moyen-métrage) ; film documentaire ; et éventuellement : série TV ; mini-série et téléfilms (si liés aux films et à leur⋅s auteur⋅trice⋅s ici présent).
 (3) réalisateur ou réalisatrice :
 (*) Réalisateur⋅trice dont l'œuvre est marquée par les thèmes LGBT
 (4) Catégorie-thème LGBT :
 H = Le film est marqué dans le Portail:LGBT ; T = dans le Portail:transidentité. La thématique LGBT est une des thématiques principales.
 (LGBT) ou par exemple : (Allemagne) = film inclus dans la  ; etc. ; La thématique LGBT est abordée dans l'œuvre.
 thème LGBT : (voir la boîte déroulante : LGBT au cinéma)
 (thèmes connexes) = (voir la boite déroulante : catégorie "LGBT au cinéma" et lié aux LGBT au cinéma)
 (5) personnage(s) :
 P = un personnage principal est LGBT (.précision complémentaire) ; En gras, les personnages principaux.
 précision complémentaire ; ceux-ci sont : lesbien, gay, bisexuel.le, transgenre, queer, intersexe…
 S = un personnage secondaire est LGBT, (mentionné de façon explicitement sourcer - .précision complémentaire)
 (6) Source : cette case doit être complété pour justifier la mention de cette œuvre dans cette page.
 fr.wp se référer à la page du film ;
 dans le cas contraire lien externe vers des éléments de source.

Liste par pays

Afrique du Sud

Algérie

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Bahamas

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Cambodge

Canada

Chili

Chine

Colombie

Corée du Sud

Côte d'Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Égypte

Équateur

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Guinée

Hong Kong

Hongrie

Inde 

{| class="wikitable sortable alternance"
!scope=col|Titre (1) 
!scope=col|Support (2) 
!scope=col|Autre(s) origine(s) 
!scope=col|Année
!scope=col|réalisateur⋅trice & commentaire (3) 
!scope=col|Catégorie-thème LGBT (4) 
!scope=col|personnage(s) (5) 
!scope=col|Source (6) 
|-
| Barefeet
| film
|États-Unis
| 2000
|
|
|
|
|-
| Sum Total
|
|États-Unis
| 1999
|
|
|
|
|-
|  (फायर)
| film
|Canada
| 1996
| Deepa Mehta
| H (Canada Inde) découverte de son homosexualité
| P.l.
 Radha (lesbienne, mariage hétérosexuel, bisexuelle)
 Sita'texte en gras (lesbienne, mariage hétérosexuel, bisexuelle)
| (cf. fr.wp)
|-
| 
| film
|
| 2007
| Sridhar Rangayan
| 
| 
| (cf. en.wp)
|-
| 
| film
|
| 1998
| Kaizad Gustad
| H (Inde) acceptation de son homosexualité - discrimination - censuré
| P.g. Xerxes (questionne son orientation sexuelle, gay)
 Pesi (avance gay)
 l'homme du bar (relation gay)
| 
|-
| 
| film
|
| 1997
| Kalpana Lajmi (dir.)
| 
| 
| (cf. en.wp)
|-
| 
| film
|
| 2009
| Deepti Naval
| ()
|
| 
|-
|  ()
| film
|
| 2008
| Tarun Mansukhani
| (États-Unis Inde) usurpation d’orientation sexuelle - censure de film abordant les thèmes LGBT+
| P.g. Kunal et Sammeer (se font passer pour gay)
| (cf. en.wp)
|-
|  ( ; , « Je ne sais pas pourquoi »)
| film
|
| 2010
| Sanjay Sharma
| H (Inde) première apparition du thème LGBTI+
| P.l.g. Yuvraaj Parashar et Kapil Sharma (relation gay)
| 
|-
| 
| film
|
| 2004
| Karan Razdan
| (Inde) film critiqué par les LGBT
| lesbien
| 
|-
|  (Gulabi Aaina)
| film
|
| 2003
| Sridhar Rangayan
| H VIH-SIDA
| Transidentité
|
|-
|  ( ; )
| film
|
| 2010
| Kaushik Ganguly (dir.)
| H
| 
| (cf. en.wp)
|-
| 
| film
|
| 2002
| Mahesh Dattani (dir.)
|
| P.g.|
|-
| Men Not Allowed
|
|
| 2005
|
|
|
|
|-
|  (titre DVD Nikhil, mon frère)
| film
|
| 2005
| Onir
| H (Inde) VIH-SIDA - discrimination
| P.g. Nikhil Kapoor (gay)
 Nigel (gay)
| (cf. fr.wp)
|-
| Neuf émotions ()
| film
|
| 2005
| Santosh Sivan
|
| P.intersexe.| 
|-
| 
| film
|
| 2010
| Sudipto Chattopadhyaya (dir.)
| H
|
|
|-
|  (Thaang)
| film
|
| 2006
| Amol Palekar (dir.)
|
|
|
|-
|  - un amour secret () ()
| film
|
| 2004
| Ligy J. Pullappally
| H (Inde) attirance LGBTI+ dissimulée
| P.l. Kiran (amour lesbien)
| 
|-
| ADHURA (incomplete),
|
| Royaume-Uni
| 1995
| Ashish Balram Nagpal
|
|
|
|-
| 
| film
| Royaume-Uni
| 2007
| Shamim Sarif
| (Royaume-Uni) LGBTI+ et autres minorités ; découverte de son homosexualité ; dissimulation des son homosexualité
| P.l. Tala (lesbienne, mariage hétérosexuelle)
 Leyla (lesbienne)
| (cf. en.wp)
|-
| 
| film
| Royaume-Uni
| 2006
| Sridhar Rangayan
|
|
|
|}

 Indonésie 

 Iran 

 Irlande 

 Islande 

 Israël 

 Italie 

 Japon 

 Kazakhstan 

 Liban 

 Lituanie 

 Luxembourg 

 Malaisie 

 Mexique 

 Niger 

 Norvège 

 Nouvelle-Zélande 

 Pakistan 

 Palestine 

 Panama 

 Pays-Bas 

 Pérou 

 Philippines 

 Pologne 

 Porto Rico 

 Portugal 

 République tchèque 

 Roumanie 

 Royaume-Uni 

 Russie 

 Serbie 

 Singapour 

 Slovaquie 

 Slovénie 

 Sri Lanka 

 Suède 

 Suisse 

 Taïwan 

 Thaïlande 

 Tunisie 

 Turquie 

 Ukraine 

 Uruguay 

 Venezuela 

 Viêt Nam 

 Yougoslavie 

 Zimbabwe 

 Liste par année 

 Notice 
Pour documenter cette page, sont rappelés ci-dessous des films emblématiques autour des thèmes LGBT au cinéma.

En tenant compte du critère géographique et culturel, les films retenus ici sont :
 ceux qui abordent et traitent de façon inédite ces divers thèmes ;
 ceux qui connaissent une postérité importante ;
 ceux qui ont connu une audience remarquable ;
 ceux qui ont été primés de façon inédite pour leur thème.

Par ailleurs, l'article détaillé de chaque film listé ici doit mentionner explicitement la thématique LGBT et valider cela à partir de sources. Par défaut, les descriptifs sur les films reprennent les éléments de ces mêmes articles détaillés.

 Avant 1920 
 1895 :  aussi connu sous le titre  de William Kennedy Laurie Dickson (États-Unis) ; court métrage expérimental où deux hommes dansent sur un air de violon : la Chanson du mousse.
 1907 : L'Éclipse du soleil en pleine lune de Georges Méliès (France) film fantastique .
 1919 : Différent des autres () de Richard Oswald et Magnus Hirschfeld (Allemagne) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine de la répression contre l'homosexualité ; un des tout premiers à défendre la cause des homosexuels.

 Années 1920 
 1920 : L'Homme du large de Marcel L'Herbier (France) ; drame qui évoque l'homosexualité féminine ; il encourut la censure à cause d'une séquence de cabaret où une femme caressait la cuisse d'une femme.
 1923 : La Garçonne d' Armand Du Plessy (France) ; film muet d'après le roman homonyme qui présente une jeune femme indépendante menant une vie sexuelle très libre, avec des partenaires aussi bien masculins que féminins ; film censuré en 1941. Le roman vu de nouveau adapté en 1939 par Jean de Limur en déjouant cette fois la censure.
 1924 : Michaël de Carl Theodor Dreyer (Allemagne) ; traite de façon non explicite l'homosexualité masculine à partir de l'œuvre éponyme de l'écrivain danois Herman Bang ; déjà adaptée en Suède en 1916 (Les Ailes).
 1929 : Loulou de Georg Wilhelm Pabst (Allemagne) ; drame .

 Années 1930 
 1930 : Cœurs brûlés de Josef von Sternberg (États-Unis) : Aventure coloniale avec un des premiers baisers lesbiens au cinéma.
 1933 : La Reine Christine () de Rouben Mamoulian (États-Unis) : romance biographie historique qui traite du travestissement d'une femme en homme et de la séduction d'un homme sous ce travestissement.
 1936 : Sylvia Scarlett de George Cukor (États-Unis) : comédie qui traite du travestissement utilitaire d'une femme en homme
 1937 : Claudine à l’école de Serge de Poligny d’après Colette (France) ; comédie d'après le roman éponyme de Colette qui aborde le thème de l'homosexualité féminine.

 Années 1940 
 1940 :  d’Alfred Hitchcock (États-Unis) ; drame thriller qui traite de l'homosexualité féminine de façon sous-jacente ; Oscar du meilleur film.
 1947 : Quai des Orfèvres (film) d’Henri-Georges Clouzot (France) ; film policier dont un des personnages secondaires est lesbien ; prix de la mise en scène au festival de Venise.
 1948 : La Corde () d’Alfred Hitchcock (États-Unis) ; thriller dont l'homosexualité des deux protagonistes peut être supposée.

 Années 1950 
 1950 : Un chant d'amour de Jean Genet (France) (censuré jusqu’en 1975) ; court métrage expérimental qui traite des relations amoureuses et érotiques homosexuelles dans une prison.
 1951 : L’Inconnu du Nord-Express () d’Alfred Hitchcock (États-Unis), thriller 
1951 : Olivia de Jacqueline Audry.
 1954 : Mademoiselle Hanafi (Anissa Hanafi) de Fatin Abdel Wahab (Égypte) ; le personnage principal subit une opération de changement de sexe. Il finira par épouser un garçon boucher et mettra même au monde des quadruplés.
 1955 : La Fureur de vivre () de Nicholas Ray (États-Unis) drame qui traite de l'admiration pour un modèle paternel et l'attirance de Platon pour Jim est sous-entendue (une scène de baiser entre Platon et Jim sera d'ailleurs censurée) ;
 1956 : Thé et Sympathie () de Vincente Minnelli (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de la discrimination et du harcèlement scolaire en raison d'une orientation supposée. Il a reçu quelques distinctions.
 1956 : Le Protégé () de Leopoldo Torre Nilsson (Argentine) ; 
 1957 : Les Œufs de l'autruche de Denys de La Patellière (France) ; comédie qui traite d'un père de famille acceptant, pour les avantages qu'il peut en retirer, sa famille telle qu'elle est : un fils homosexuel, un autre entretenu par une comtesse japonaise, et une épouse infidèle.
 1958 :
 La Chatte sur un toit brûlant () de Richard Brooks (États-Unis) ; drame qui traite d'une amitié entre deux hommes qui supplante la vie conjugale de l'un d'eux et du deuil consécutif à la mort d'un des deux.
 Tables séparées () de Delbert Mann (États-Unis) ; drame qui aborde le thème de l’homosexualité masculine et les représentations du genre ; remporte .
 1959 :
 Ben-Hur de William Wyler (États-Unis) ; péplum où l'homosexualité masculine entre les deux protagonistes est tacite. Un des trois films les plus primés avec onze Oscars.
 Certains l'aiment chaud () de Billy Wilder (États-Unis) ; comédie dont les deux protagonistes, pour échapper à la mafia se travestissent, plusieurs quiproquos s'ensuivent jusqu'à la possibilité que deux hommes se marient ensemble. Il a reçu de nombreuses distinctions. Il est recommandé par le British Film Institute.
 Soudain l’été dernier () de Joseph L. Mankiewicz (États-Unis) ; drame qui traite de la mort d'un poète, homosexuel, et des conséquences psychologique sur son entourage par la manière dont il utilisait ses proches pour vivre sa sexualité.

 Années 1960 
 1960 : Spartacus de Stanley Kubrick (États-Unis) ; péplum dont .
 1961 :
 La Fille aux yeux d’or de Jean-Gabriel Albicocco (France) ; drame psychologique qui décrit un « ménage à trois » avec deux femmes et un homme.
 La Rumeur () de William Wyler (États-Unis) ; drame où les deux directrices font l'objet d'une dénonciation calomnieuse : en entretenant des rapports inavouables. Leur réputation est désormais détruite. L'une d'elles avoue à l'autre qu'elle pense lui porter cet amour interdit dont elles ont été accusées. Les gestes esquissés de regards intenses et amoureux ne sont jamais explicités par des dialogues. Le traitement de l'homosexualité féminine trop explicite a subi une censure au montage. Ce film a reçu de nombreuses distinctions.
 La Victime () de Basil Dearden (Royaume-Uni) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine ; c'est le premier film britannique qui utilise le terme .
 Un goût de miel () de Tony Richardson (Royaume-Uni) ; drame où la protagoniste, enceinte, se met en ménage avec un homosexuel. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont deux au Festival de Cannes.
 1962 :
 Lawrence d’Arabie () de David Lean (Royaume-Uni) ; biographie d'aventure et historique qui d'un personnage masochiste, avec un contenu homoérotique ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs Oscars et Golden Globes.
 Tempête à Washington (Advise & Consent), d'Otto Preminger (États-Unis) ; film politique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine utilisée comme moyen de chantage.
 1963 :
  de Joseph Losey (Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine dans le cadre une relation équivoque maître-domestique.
 La Maison du diable () de Robert Wise (Royaume-Uni) ; film fantastique et d'horreur où le lesbianisme de Theodora était subtilement suggéré dans le roman ayant inspiré le film, celui-ci le rend explicite ; il a été primé par un Golden Globe.
 1964 :
 Les Amitiés particulières de Jean Delannoy (France) ; film dramatique qui traite de l’éveil à la vie affective à adolescents et de l'interdit de l'homosexualité masculine dans un pensionnat religieux. L'explicitation de ce thème lui valut une critique ; il représentera néanmoins la France à la Mostra de Venise 1965.
  de Kenneth Anger (États-Unis) ; court métrage expérimental qui aborde également le culte des icônes rebelles de l'époque comme James Dean et Marlon Brando.
 1965 :
 Le Knack... et comment l'avoir () de Richard Lester (Royaume-Uni) ; comédie qui  ; il est Palme d'or au Festival de Cannes 1965.
  d’Andy Warhol (États-Unis) ; film expérimental, Drame, Science fiction .
  d’Andy Warhol (États-Unis) .
  d’Andy Warhol (États-Unis) ; western .
  d’Andy Warhol (États-Unis) ; .
 , ou Darling chérie de John Schlesinger (Royaume-Uni) ; comédie dramatique où un des personnages est un homme homosexuel et participe à la réussite de la protagoniste ; il a remporté trois Oscars.
 L'École de la chair () de Ryō Kinoshita (Japon) ; drame où une femme divorcée tombe amoureuse d'un jeune homme prostitué gay.
 1966 : Persona d'Ingmar Bergman (Suède) ; drame où 
 1967 :
  ; .
 Le Bal des vampires ( / ) de Roman Polanski Royaume-Uni) ; comédie où les personnages vampires ont des caractères humains tel l'homosexualité.
 Le Renard () de Mark Rydell (Canada) ; drame où un trio amoureux tragique ; construit à partir d'un couple lesbien qui voit l'arrivée d'un homme. Il a été distingué à de nombreuses reprises.
 Reflets dans un œil d'or () de John Huston (États-Unis) ; drame où le major va se sentir irrésistiblement attiré par un jeune soldat alors que ce dernier est fasciné par la femme du major.
 1968 :
 de Paul Morrissey (États-Unis) ; drame qui aborde les thèmes de la prostitution masculine, de la bisexualité et de l'homosexualité féminine.
 Théorème () de Pier Paolo Pasolini (Italie) ; un personnage mystérieux d'une étrange beauté séjourne dans une riche famille milanaise et entretient des rapports sexuels avec chaque membre de la famille, changeant radicalement la vie de chacun. il a été récompensé à la Mostra de Venise.
  d’Andy Warhol (États-Unis) ; deux femmes droguées rencontrent cinq cowboys homosexuels.
 Les Jeunes Loups de Marcel Carné (France) ; drame qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité féminine ainsi que de l’homosexualité masculine.
 Faut-il tuer  ? () de Robert Aldrich (film américain) ; drame qui traite du lesbianisme.
 Les Biches de Claude Chabrol (France) ; drame qui traite du lesbianisme. Il a été primé par un Ours d'argent.
 1969 :
Satyricon de Federico Fellini (Italie) ; comédie dramatique, péplum qui traite de l’homosexualité, de la bisexualité et de la pédérastie masculine dans l’antiquité romaine d'après le roman éponyme. Il reçut de nombreuses distinctions.
 Macadam Cowboy () de John Schlesinger (États-Unis) ; drame où  ; il reçoit de nombreuses distinctions, dont .
 Le Conformiste () de Bernardo Bertolucci (Italie) ; satire politique dramatique dont le récit s'articule autour du viol initial du protagoniste par un jeune chauffeur de maître qu'il retrouvera à la fin en conversation d'un jeune prostitué.
 Dis-moi que tu m'aimes, Junie Moon () d’Otto Preminger (États-Unis) ; comédie dramatique dont un des trois personnages principaux est gay.
 Les Funérailles des roses () de Toshio Matsumoto (Japon) ; drame documentaire, film d'art et essai et film expérimental dont 
 Scènes de chasse en Bavière () de Peter Fleischmann (Allemagne) ; drame qui où 
 L’Escalier () de Stanley Donen (États-Unis, France, Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui narre le lien qui unit le couple de deux hommes et leur attachement réciproque en dépit des mesquineries qu'ils s'infligent l'un à l'autre.
 Les Damnés () de Luchino Visconti (Italie) ; film de drame et de guerre avec le travestissement de Martin von Essenbeck en Marlene Dietrich, et une scène d'orgie homoérotique des officiers avant la Nuit des Longs Couteaux.

 Années 1970 
 1970 :
 de Paul Morrissey (États-Unis) ; drame qui traite du travestissement masculin.
 Les Garçons de la bande () de William Friedkin (États-Unis) ; comédie dramatique qui aborde le thème de l'homosexualité masculine, ce qui était plutôt rare à l'époque.
 La Lettre du Kremlin () de John Huston (États-Unis) ; film d'espionnage dont parmi le groupe d'espions aventuriers au centre de l'intrigue : un homosexuel faisant du tricot pour se détendre ; .
 La Symphonie pathétique () de Ken Russell (Royaume-Uni) ; film biographique qui retrace la vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski et des conflits avec ses « pulsions » homosexuelles.
 1971 :
 Les Lèvres rouges d’Harry Kümel (Belgique, France, Allemagne) ; film fantastique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité vampirique féminine .
 Mort à Venise () de Luchino Visconti (Italie) ; drame qui traite de la fascination platonique d'un homme pour un adolescent au crépuscule de son existence ; Luchino Visconti à cette occasion a été récompensé à Cannes pour l'ensemble de son ouvre ; il a fait l'objet d'adaptation sur scène ; inspiré de la nouvelle La Mort à Venise () que Thomas Mann.
 Ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers mais la société dans laquelle il vit (titre original : ), de Rosa Von Praunheim (Allemagne) ; traite de l'homosexualité masculine et de la découverte de la vie homosexuelle marginale par un jeune provincial ; ce film est considéré comme le déclencheur du mouvement gay dans les pays germanophones le .
 Un dimanche comme les autres () de John Schlesinger ; drame qui traite de la bisexualité et de l'homosexualité masculine.
 Salaud () de Michael Tuchner (Royaume-Uni) ; film policier qui traite de l’homosexualité masculine.
  de Paul Morrissey (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite ou aborde les thèmes LGBTI+.
  de Anonyme (en fait, James Bidgood) (États-Unis) ; les fantaisies érotiques d'un jeune homme gay. Le film resta peu connu jusqu'en 1999 ; il connaît une postérité.
 Prenez garde à la sainte putain (), de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne) ; comédie dramatique qui 
 1972 :
Cabaret de Bob Fosse ; comédie musicale qui traite de la bisexualité (États-Unis) ; elle a reçu de nombreuses distinctions, dont .
 Délivrance () de John Boorman (États-Unis) ; drame thriller d'aventure qui traite du viol d'un homme par un homme. Ce film connaît une large postérité.
 Les Larmes amères de Petra von Kant () de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne) ; drame, romance saphique qui traite du . sélection au festival du film de Berlin.
  ou le Crépuscule des dieux () de Luchino Visconti (Allemagne, France, Italie) ; drame historique qui évocation de la vie de  et ses penchants pour les hommes.
  (16 et ) de John Waters (États-Unis) ;  ; 
 1973 :
  () de Theodore Gershuny (États-Unis) ; 
 Un ange au paradis de Jean-Pierre Blanc (France) ; comédie dramatique qui traite de l’adultère d'un homme avec un travesti.
 1974 :
 Contes immoraux () de Walerian Borowczyk (France) ; film érotique qui traite du travestissement  ; il a reçu le prix de l'Âge d'or.
 Les Mille et Une Nuits () de Pier Paolo Pasolini (Italie) conte érotique qui traite du travestissement  ; il a été récompensé à Cannes.
 Elle (titre original : 10) () de Blake Edwards (États-Unis) ; comédie qui 
 
 1975 :
 Le Droit du plus fort () de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne) ; traite de l'homosexualité masculine et de l'argent dans les relations amoureuses.
 Un après-midi de chien () de Sidney Lumet (États-Unis) ; film de gangsters et drame qui traite de la bisexualité masculine et de la transidentité ; il reçoit de nombreuses distinctions, dont Al Pacino vedette de premier plan qui interprète le rôle d'un personnage explicitement homosexuel ; il est entré dans le National Film Registry.
 Salò ou les 120 Journées de Sodome () de Pier Paolo Pasolini (Italie) ; film dramatique qui traite de sévices imposés par  notables et leurs aides hommes et femmes à 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles ; il est encore censuré dans plusieurs pays ; sa réception fait encore débat ; il est une œuvre posthume du cinéaste, assassiné quelques mois avant sa sortie.
 La Meilleure Façon de marcher de Claude Miller (France) ; drame qui traite du travestissement fétichiste et d'une relation ambiguë, mélange de sadisme et de vénération entre deux hommes ; il a été distingué entre autres par un César.
 Je t’aime moi non plus de Serge Gainsbourg (France) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de la bisexualité avec Joe Dallesandro ; il est distingué par un César ; c'est le premier film de Gainsbourg ; il est défendu par François Truffaut.
  de Jim Sharman (États-Unis) ; comédie horrifique et film musical qui traite du travestissement queer, de l’homosexualité et de la bisexualité masculine ; il rend un hommage parodique aux films de genre ; il est considéré aujourd'hui comme un film culte parmi les « midnight movies » et il jouit d'un très large public de fans dans le monde entier ; il est sélectionné dans la National Film Registry.
 
 Barry Lyndon de Stanley Kubrick (États-Unis, Royaume-Uni) ; comédie dramatique historique où deux officiers anglais homosexuels ont été ajoutés par Kubrick au roman de Thackeray ; il reçoit de nombreuses distinctions, dont .
 Sérieux comme le plaisir de Robert Benayoun (France) ; comédie dramatique et roadmovie qui traite d'un trio amoureux (une femme et deux hommes).
 1976 :
  de Derek Jarman (Royaume-Uni) ; interprétation homoérotique d'un personnage de l’antiquité chrétienne.
 Johan (mon été 75) (autres titres : Johan, carnet intime homosexuel ; Johan, journal intime homosexuel d’un été 75) de Philippe Vallois (France) ; il traite de l’homosexualité masculine ; il a été sélectionné pour le Festival de Cannes.
 Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert (France) ; souvent considéré comme le premier grand rôle d'homosexuel  du cinéma populaire français, avec le personnage très nuancé de Daniel, incarné par Claude Brasseur, ordinairement plus habitué aux rôles de mâle dominant plus ou moins macho. Celui-ci, qui accepta le rôle contre l'avis de son agent, déclara , c'est-à-dire un homosexuel caricatural comme les films de l'époque les montrent alors. Il demande par ailleurs à jouer une scène de bagarre dans le film. Lors de la scène où est révélée sa sexualité, son amant le traite de  devant ses amis stupéfaits. Claude Brasseur explique : 
 1977 :
 Carnet rose d'un homosexuel d’Anthony Smalto (France) .
 Une journée particulière () d’Ettore Scola (Italie) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine comme isolement et des discriminations et persécution dans l’Italie fasciste, il a reçu de nombreuses distinctions.
 Qui a tué le chat ? () de Luigi Comencini (Italie) ; une des personnes est un homme homosexuel
  de  (Canada) : comédie qui traite de l'homosexualité masculine et du travestissement-queer ; il est l'un des premiers films à thème gay à bénéficier d'une sortie en salle généralisée en Amérique du Nord ; il a inspiré une suite, Too Outrageous! et une comédie musicale ; il a reçu un Ours d'or.
 La Conséquence () de Wolfgang Petersen avec Jürgen Prochnow (Allemagne) ; traite de l'homosexualité 
 1978 :
 La Cage aux folles d’Édouard Molinaro (France) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine, du travestissement de scène, de l’usurpation d'identité ; il reçut un grand succès en France, en Italie et également aux États-Unis ; il a fait l’objet de plusieurs remakes et adaptations ; il a reçu aussi plusieurs distinctions.
 Nous étions un seul homme de Philippe Vallois (France) traite de l'éveil de l'homosexualité masculine.
  () de Lasse Nielsen et Ernst Johansen (Danemark) ; drame et romance où dans un pensionnat de garçons danois, deux élèves vivent secrètement leur amour naissant. Leur relation sera valorisée à la fin du film.
  d’Arturo Ripstein (Mexique) ; drame qui traite du travestissement d'un homme tenancier de bordel ainsi que de la révélation de l'homosexualité masculine ; il s'agit d'une adaptation du roman Ce lieu sans limites.
  d’Alan Parker (États-Unis, Royaume-Uni) ; drame qui traite de l'homosexualité dans les prisons d'homme en Turquie entre détenu et comme violence de la part des gardiens ; les pratiques homosexuelles ne sont pas traitées de la même manière que dans l'autobiographie de Billy Hayes ; il a été largement primé, dont  et .
 Que fais-tu grande folle ? () de Vittorio Caprioli ; comédie qui met en scène un personnage gay au centre de l’intrigue.
  () de Paul Aaron (États-Unis) ; 
  (Cités de la nuit) de Ron Peck (Royaume-Uni ; 
 Race d’Ep (autre titre : Race d’Ep. Un siècle d’images de l’homosexualité) film documentaire de Lionel Soukaz et Guy Hocquenghem (France) ; reconstitution cinématographique de l'histoire gaie et lesbienne sur une période d'un siècle ; sa sortie en salle dans une version expurgée a été permise grâce au soutien d’intellectuels.
 Alexandrie pourquoi ? ( ; ) de Youssef Chahine (Égypte) ; 
 1979 :
  de Woody Allen (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité féminine ; il a reçu plusieurs récompenses, dont un César ; .
 Il était une fois un homosexuel () de Norbert Terry (France) ; film pornographique qui traite de l’homosexualité masculine
 L’Année des treize lunes () de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne) ; drame qui suit le parcours d'un personnage transgenre sous forme de biographie.

 Années 1980 
 1980 :
 La Cage aux folles  d’Édouard Molinaro (France) ; comédie qui traite du travestissement de scène et de l’homosexualité masculine ; il est une suite, à partir d'un scénario original du film à succès La Cage aux folles.
 La Bidasse () de Howard Zieff (États-Unis) ; comédie 
  de William Friedkin (États-Unis) ; thriller policier qui traite de l’homosexualité masculine autour d'une enquête, dans le milieu gay sado-masochiste new-yorkais à propos des meurtres d'homosexuels, par un jeune policier hétérosexuel (Al Pacino) ; le film est toujours censurée aux États-Unis ; il est critiqué par les associations homosexuelles pour son traitement négatif et stéréotypé de l'homosexualité.
 Deux Lions au soleil de Claude Faraldo (France) ; comédie dramatique qui est un des rares films français montrant des personnages d'homosexuels – ou plutôt, en l'occurrence, de bisexuels – de la classe ouvrière
 Ixe moyen métrage érotique de Lionel Soukaz (France) .
 Le Rebelle de Gérard Blain (France) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine par un personnage secondaire exerçant un chantage sexuel et qui connaîtra un sort tragique.
  de  (Allemagne) traite de la vie d'un homme homosexuel au début des  dans le Berlin de l'Allemagne de l'Ouest, et avant la prise en compte de l'épidémie de sida. Il a été récompensé.
 1982 :
 Le Crime d'amour de Guy Gilles (France) ; drame qui 
 Le père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré (France) ; comédie burlesque qui traite de l’homosexualité et du travestissement masculin et des discriminations envers les personnes LGBT ; il devient un film culte après ses diffusions à la télévision ; il connaît une postérité.
 Querelle de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne, France) ; drame Expérimental baroque qui traite de l'homosexualité masculine ; dernier film de Fassbinder.
 New York,  () de Paul Morrissey (États-Unis) ; drame qui  ; il a été présenté à Cannes.
 Le Labyrinthe des passions () de Pedro Almodóvar (Espagne) ; traite de l’homosexualité masculine dans le Madrid de la movida.
  (La Femme de personne ; ) de María Luisa Bemberg (Argentine) ; comédie dramatique dont le personnage principal se lie d'amitié avec un jeune homosexuel.
  de James Burrows (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine ; des personnes LGBTI+ et la police ; des personnes LGBTI+ victimes de crime ; des préjugés envers les personnes LGBTI+ et de l'usurpation d'identité d'orientation sexuelle
 La Truite de Joseph Losey (France) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine comme accessoire d'une femme d'affaires.
 Victor Victoria de Blake Edwards (États-Unis, Royaume-Uni) ; comédie musicale qui aborde le thème du travestissement de scène et de l'homosexualité masculine ; a été nominé aux Oscars et a été primé entre autres par un Golden Globe et un César.
 Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yanne (France) ; comédie où l'homosexualité masculine est un des ressorts de l’intrigue ; campée par plusieurs personnages ; il a reçu un excellent accueil du public.
 Tootsie de Sydney Pollack (États-Unis) ; comédie qui traite du travestissement d'un homme en femme pour faire avancer sa carrière de comédien.ne ; Il a reçu un très bon accueil du public et a été distingué à plusieurs reprises.
  d’Arthur Hiller (États-Unis) ; drame qui traite de l’attirance d'un homme par un homme ; il a reçu un Golden Globes.
 1983 :
Casta Diva d’Eric de Kuyper (Belgique) ; film fantastique .
  () de Nagisa Ōshima (Royaume-Uni, Japon) ; drame qui traite des relations homosexuelles masculines dans l'armée et des représentations de l'homosexualité et de la virilité dans ce milieu par le récit tragique d'une relation ambiguë ; il a été distingué en sélection à Cannes ; il connaît une postérité culturelle.
 L’Homme blessé de Patrice Chéreau (France) ; drame qui traite de la passion d'un jeune homme pour un homme plus âgé ; il aborde la prostitution, la drogue et la bisexualité ; il a été nominé à Cannes et aux César.
 Le Quatrième Homme () de Paul Verhoeven (Pays-Bas) ; thriller qui traite de la bisexualité masculine ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Les Prédateurs () de Tony Scott (Royaume-Uni) ; thriller qui traite de l’homosexualité féminine et de la bisexualité ; les rôles principaux sont tenus par Catherine Deneuve, aux côtés de David Bowie et de Susan Sarandon, il a fait l'objet d'une adaptation en série télévisée.
  (, ), d' (Israël) - le suivi d'un jeune Israélien homosexuel à la vie amoureuse tumultueuse.
 1984 :
 : Histoire d'une trahison de Marek Kanievska (Royaume-Uni) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine dans les collèges d'élite anglais ; il a été récompensé à Cannes.
 La Triche de Yannick Bellon (France) ; traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine par l'histoire tragique et criminel en lien avec un policier.
 1985 :
 Le Baiser de la femme araignée ( / ) d’Héctor Babenco (Brésil) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité masculine  ; il a entre autres été récompensé par un Oscar et à Cannes et a fait l'objet d'une adaptation à Broadway.
 La Cage aux folles  de Georges Lautner (France) ; comédie qui traite du travestissement de scène et de l’homosexualité masculine ; il est une suite du film à succès La Cage aux folles, dont il ne connut pas la même réussite.
  (Madame Herlinda et son fils) de Jaime Humberto Hermosillo (Mexique) ; traite de l'homosexualité masculine et de l’acceptation de celle-ci par son entourage ; il est le premier film ouvertement homosexuel de l'histoire du cinéma mexicain.
  de Stephen Frears (Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine, de la diversité culturelle et du contexte social à l'époque du gouvernement Thatcher, il a été distingué aux Oscars.
  de Tony Scott (États-Unis) ; film d'action pour lequel Quentin Tarantino en a donné une lecture  dans le film  restée célèbre ; il a reçu de nombreuses distinctions et il est considéré comme un film culte.
  () de Rosa von Praunheim (Allemagne) ; drame, comédie, science-fiction qui traite de l’homosexualité masculine et du VIH/sida et des discriminations liées à la maladie.
 , d' (Israël) .
 1986 :
  de Derek Jarman (Royaume-Uni) ; traite à partir d'un personnage historique d'un trio amoureux de deux hommes et une femme.
 Le Déclin de l’empire américain () de Denys Arcand (Québec) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine, des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, ainsi que du travestissement ; il a reçu de nombreuses récompenses.
 Tenue de soirée de Bertrand Blier (France) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité, du travestissement et de la prostitution masculine dans un rapport dominant/dominé au sein d'un trio ; il connut un succès commercial et reçut des distinctions à Cannes et aux César.
 Le Roi des roses () de Werner Schroeter (Allemagne, Portugal, France, Pays-Bas) ; traite de l'homosexualité masculine et du désir.
  de Serge Gainsbourg (France) ; traite de l’homosexualité masculine.
 1987 :
  de Christian Le Hémonet (France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et du travestissement.
  de Robert Altman (États-Unis) ; comédie qui traite de la bisexualité masculine.
 La Loi du désir () de Pedro Almodóvar (Espagne) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et de la violence du désir, de la transité et de l'inceste ; il est le premier à recevoir un Teddy Award.
 Maurice de James Ivory (Royaume-Uni) ; drame qui traite des difficultés à vivre son homosexualité (masculine) dans l'univers répressif de l’Angleterre édouardienne ; il a reçu plusieurs distinctions, dont à la Mostra de Venise
  de Stephen Frears (Royaume-Uni) ; drame qui traite de la vie tragique du dramaturge Joe Orton et de son amant Kenneth Halliwell ; il a été récompensé, dont à Cannes.
 Les Lunettes d'or () de Giuliano Montaldo (Italie) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de la répression moral à son encontre conduisant le personnage au suicide.
 Miss Mona de Mehdi Charef (France) ; drame qui traite du travestissement et de la transidentité masculine ainsi que de la prostitution masculine homosexuelle dans un cadre de criminalité ; il fut nominé aux César.
 1988 :
 Encore () de Paul Vecchiali (France) ; traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine, de la découverte de son homosexualité dans le conte du VIH/sida.
  de Paul Bogart (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et du travestissement à partir du parcours d'une histoire personnelle qui aborde les thèmes de l’acceptation de son homosexualité, de l’amour, de l’homoparentalité et de l’homophobie ; il a été distingué.
  de Lino Brocka (Philippines) ; traite de la prostitution homosexuelle masculine.
 1989 :
  de Heiner Carow (filmé en République démocratique allemande) (Allemagne) ; traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine ; film est-allemand sorti le lendemain de la chute du mur ; il a reçu deux distinctions à Berlin.
  film documentaire de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (États-Unis) ; 

 Années 1990 
 1990 :
 Un compagnon de longue date () de Norman René (États-Unis) ; traite de l’homosexualité masculine et du Sida qui touche l’un d'eux ; premier film américain traitant du sida qui fut diffusé à grande audience aux États-Unis; il a été récompensé au festival de Sundance.
 
 La Fête des pères de Joy Fleury (France) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine ; de l'homoparentalité et de la gestation pour autrui par le truchement d'un trio.
 Henry, portrait d’un  () de John McNaughton (États-Unis) ; drame, épouvante-horreur.
 Le Mari de la coiffeuse de Patrice Leconte (France) ; comédie sentimentale et drame .
  de Jennie Livingston (États-Unis) ; film documentaire sur la communauté LGBT afro-américaine et hispanique à l'origine du "voguing" ; il est primé au festival de Sundance ; son influence est reconnue.
  de Francis Leroi (France) ; comédie dramatique 
 Un thé au Sahara () de Bernardo Bertolucci (Royaume-Uni, Italie) ; aventure et drame .
  film documentaire de  (États-Unis) ; traite ou aborde les thèmes lGBTI+.
  film documentaire de Jonathan Nossiter (États-Unis) qui traite de la biographie d'une personnalité gay Quentin Crisp.
 1991 :
 Beignets de tomates vertes (Le secret est dans la sauce au Québec) () de Jon Avnet (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de la relation entre deux femmes et de l'enfant de l'une d’elles qu'elles élèvent ensemble, il a reçu de nombreuses distinctions.
 J'embrasse pas d’André Téchiné (France, Italie) ; drame qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine au contact du monde la prostitution ; parmi ses distinctions il a reçu un César.
  de Gus Van Sant (États-Unis) ; drame et roadmovie qui traite de l'amour impossible entre deux prostitués masculins l'un hétérosexuel l'autre homosexuel en quête d'identité ; il a reçu de nombreuses distinctions
  de Todd Haynes (États-Unis) ; drame, horreur et romance qui traite de l'homosexualité masculine ; s'inspire de romans de Jean Genet ; il a été primé au Festival de Sundance et par un Teddy Award.
  de Isaac Julien (Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine dans un contexte empreint de préjugé et de stéréotype envers les LGBTI+.
  de  (États-Unis) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et du VIH-SIDA.
 Thelma et Louise () de Ridley Scott (États-Unis) ; comédie dramatique et roadmovie qui traite d'une amitié homosexuelle féminine tragique ; il amorce une série de roadmovies LGBT ; il connaît une grande renommée et une grande influence en plus des nombreuses distinctions qu'il a reçu.
  de  (États-Unis) traite de l'homosexualité masculine ; il est entre autres distingué par un Teddy Award.
  () de Antonio Capuano (Italie) ; .
 1992 :
 Le Cahier volé de Christine Lipinska (France, Italie et Suisse) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité féminine dans le cadre d'un récit initiatique tragique de découverte de l’amour dans le cadre un outing et des discriminations ; il a été présenté en sélection à la Mostra de Venise.
  de Nicole Conn (États-Unis) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité féminine et de la découverte de sa bisexualité.
 Le Ciel de Paris de Michel Béna (France) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine au sein d'un trio aboutissant à des amours impossibles.
  () d' (Israël) ; traite de l'homosexualité masculine et du VIH/sida ; il a été récompensé dans un festival LGBT.
  de Neil Jordan ;traite des thèmes LGBT, dont la transidentité ; il a été primé d'un Oscar.
  de Derek Jarman ; drame qui traite de l'homosexualité masculine à partir de personnage historique ; il a reçu plusieurs récompenses.
  () de Susanne Bier (Suède ; Danemark) ; comédie dramatique.
  de Gregg Araki ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et du VIH/sida.
 Une longue journée qui s'achève) de Terence Davies (Royaume-Uni) ; drame .
  de Pavel Lounguine (Russie) ; drame qui traite des violences homophobes en Russie.
 Mensonge de François Margolin (France) ; film dramatique qui traite de la bisexualité et de l'homosexualité masculine et du VIH/sida.
 Mortel désir film documentaire de Mario Dufour (France) qui traite ou aborde les thèmes LGBTI+ et du VIH/sida.
 Les Nuits fauves de Cyril Collard ; drame qui traite de la bisexualité masculine et du VIH/sida  ; il a reçu un bon accueil du public ainsi que de nombreuses récompenses, dont plusieurs césars à titre posthume.
 Seul, avec Claude () de Jean Beaudin (film québécois) ; traite de l’homosexualité masculine mettant en jeu un amour morbide ; a obtenu une récompense.
  (Pour un soldat perdu) Roeland Kerbosch ; drame qui traite de la relation d'un jeune garçon mineur et d'un jeune homme au cours de la Seconde Guerre mondiale et comment cette passion a marqué l'existence de ce premier
  de  ; drame qui traite de l’homosexualité masculine à partir de personnage réel criminel
  de Kenneth Branagh (Royaume-Uni) ; comédie dramatique, romance qui 
  de  (États-Unis) ; documentaire qui traite de l'homosexualité masculine.
 1993 :
Adieu ma concubine () de Chen Kaige (Chine) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine dans le milieu du théâtre en Chine avant la révolution culturelle sous fond d'amour impossible et tragique ; il a reçu plusieurs récompenses, dont la Palme d'or.
 Deux garçons, une fille, trois possibilités () d’Andrew Fleming ; comédie romantique qui traite d'un trio amoureux étudiant (deux hommes et une femme).
 Fraise et Chocolat () de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine à Cuba ; il a reçu de nombreuses récompenses, dont un Ours d'argent et un Teddy Award.
 Garçon d’honneur () d’Ang Lee ; comédie romantique qui traite de l'homosexualité masculine aborde le thème du coming oug et de l’acceptation de son homosexualité par sa famille ; il a reçu plusieurs distinctions, dont un Ours d'or.
  de Richard Glatzer (États-Unis) ; .
  () de Ryōsuke Hashiguchi ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine, de la découverte et de son acceptation ainsi que de la prostitution homosexuelle masculine.
  de Jonathan Demme (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et des discriminations en raison de l'homosexualité et au malade du VIH/sida ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont deux Oscars ; il connaît un bon accueil et une postérité.
 Villa Mauresque de Patrick Mimouni France Portugal ; fiction qui  ; il a reçu quelques récompenses.
  de John Greyson ; film musical qui traite de l'homosexualité masculine et des débuts de l’épidémie du VIH/sida
 1994 :
Les Amoureux de Catherine Corsini (France) ; drame romantique qui traite de la découverte de son homosexualité masculine ; il a reçu une récompense.
 Créatures célestes () de Peter Jackson ; drame qui traite de l’homosexualité féminine à l'adolescence et de l’éveil des sentiments dans une société homophobe ; il a remporté un Lion d'argent.
 J'ai pas sommeil de Claire Denis ; drame qui traite de l’homosexualité masculine par un personnage criminel
  de Doug Witkins États-Unis ; film policier qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine autour d'une intrigue criminelle.
 Les nouveaux mecs (titre original : ), de Sönke Wortmann ; comédie qui met en scène les relations entre hétérosexuels et homosexuels, dans des situations cocasses. Le film est considéré comme un film culte en Allemagne.
  de Steve McLean .
 Priscilla, folle du désert () de Stephen Elliott ; comédie dramatique, roadmovie qui traite de la culture queer, avec un personnage transgenre et gay, ainsi que de l'homophobie, de la transphobie et de l'homoparentalité ; il a reçu de nombreuses distinctions ; il a une notoriété et une postérité.
 Les Roseaux sauvages d'André Téchiné France ; drame qui traite de l’homosexualité masculine de la découverte de sa sexualité à l'adolescence et du coming out dans la France de la guerre d'Algérie ; il a reçu plusieurs distinctions, dont plusieurs Césars.
 La Vie sexuelle des Belges 1950-1978 de Jan Bucquoy (Belgique) ; romance d'aventures qui aborde le thème de l'homosexualité masculine au moment de l'éveil à la sexualité.
 Vive l’amour () de Tsai Ming-liang (Taïwan) ; drame qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine ; il a reçu plusieurs récompenses, dont un Lion d'or.
 Quatre mariages et un enterrement () de Mike Newell (Royaume-Uni) ; comédie romantique qui traite de l'homosexualité masculine dans un second rôle ; il a connu un succès mondial retentissant.
 Entretien avec un vampire () de Neil Jordan (États-Unis) ; fantastique, horreur qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine ainsi que de l'homoparentalité à partir du thème du film de vampires ; il a reçu de nombreuses récompenses.
 Farinelli de Gérard Corbiau (Italie, Belgique et France) ; drame, biographie qui retrace le parcours d'un castrat ; il a reçu plusieurs distinctions, dont un César.
  () mini-série de Jack Bender (États-Unis) ; traite de l'homosexualité masculine et de l'exclusion d'une personne homosexuelle de sa famille.
 1995 :
Carrington de Christopher Hampton (Royaume-Uni) ; film biographique qui traite de l'homosexualité masculine à partir d'un personnage historique ; il a été distingué au Festival de Cannes.
 .
 Gazon maudit de Josiane Balasko ; comédie qui traite de la bisexualité et de l’homosexualité féminine au sein de ménage à trois ainsi que de l’homoparentalité ; il est un des premiers à aborder ces sujets dans une comédie de mœurs grand public, il reçoit plusieurs distinctions, dont aux César et aux Golden Globes.
  de Vincent Mayrand (France) ; .
 Jeffrey de  (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine et du VIH/sida.
 Johns de Scott Silver (États-Unis) ; drame qui traite de la prostitution  masculine ; il a été distingué au Festival international du film de Saint-Sébastien.
 Mon capitaine, un homme d'honneur () de  (Italie) ; traite de l’homosexualité masculine dans l'armée au travers d'un récit de viol et des démarches de justice.
  () de Fernando Colomo (Espagne) ; comédie qui .
 Prête à tout () de Gus Van Sant (Royaume-Uni, États-Unis) ; policier, comédie .
 Rome désolée de Vincent Dieutre (France) ; traite de l'homosexualité masculine dans les milieux de la drogue et de la drague.
  de Paul Bogart (États-Unis) ; .
 , ou Quand la nuit tombe au Québec de Patricia Rozema ; drame, romance saphique qui traite de la bisexualité et de la découverte de son homosexualité féminine ainsi que de la religion et des discriminations à l'égard des LGBT.
 Extravagances (TQ : À Wong Foo, merci pour tout Julie Newmar) () de Beeban Kidron (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite du travestissement au travers du roadmovie de 3 drag queens dans l’Amérique profonde.
  de  (Royaume-Uni) ; drame, historique qui traite à partir de fait réel de l’homosexualité et de la transidentité.
 Rimbaud Verlaine () de Agnieszka Holland ; biographie, drame qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité au travers de la vie de Rimbaud (Leonardo DiCaprio) et Verlaine (David Thewlis) ; il a reçu une distinction.
 1996 :
Amour et mort à Long Island de  (Royaume-Uni Canada) ; traite d'un amour à sens unique d'un écrivain pour un jeune acteur.
 
  de  (Royaume-Uni) ; téléfilm sorti en salles, comédie dramatique qui est un des premiers téléfilms à montrer une vraie relation amoureuse entre deux adolescents de même sexe, abordant plusieurs thèmes sur l'homosexualité.
 Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch (France) ; comédie romantique qui aborde le thème de l’homosexualité masculine ; il a reçu quelques distinctions.
 Fête fatale ou Le Dernier Anniversaire () de Randal Kleiser avec Eric Roberts et Gregory Harrison ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et du VIH/sida, basé sur une histoire vraie il traite de la manière de vivre la maladie par le suicide
 Elle ou lui () () de Alessandro Benvenuti (Italie) ; .
  de Bigas Luna (Italie ; France ; Espagne) ; drame érotique qui traite de l’homosexualité masculine.
  (La Cage de ma tante au Québec) de Mike Nichols (États-Unis) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine, du travestissement de scène, de l’homoparentalité ; il est un remake de La Cage aux folles.
  d'Andy et Larry Wachowski (États-Unis) ; thriller qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité féminine et de la découverte de son homosexualité ; il a fait l'objet de censure pour sa sortie aux États-Unis ; il a reçu plusieurs distinctions.
  de Jan Bucquoy (Belgique) ; film culte, dont un des personnages est gay.
 .
  de David Cronenberg (Canada Royaume-Uni) ; drame, thriller érotique qui traite de la bisexualité  et du fétichisme de l'accident ; il a reçu un accueil moyen.
  de Mohamed Camara (Guinée France) ; traite de l'homosexualité masculine par l'histoire d'amour de deux jeunes hommes qui se heurte aux oppositions familiales en territoire malinké.  Il a reçu une récompense.
 Les Feluettes () de John Greyson (Canada) ;  ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  de Todd Solondz (États-Unis) ; 
 Une vie normale () d'Angela Pope (Allemagne Espagne Royaume-Uni) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et de son coming out en tant qu'homme et père marié hétérosexuel ; il a reçu une récompense.
  de Bruce LaBruce (États-Unis ; Canada ; Allemagne) ; drame érotique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine dans le cadre de la prostitution masculine homosexuelle.
 Cavafy de Yánnis Smaragdís (Grèce) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine à partir de la vie de Constantin P. Cavafy.
  (titre original : ), de  (Allemagne, Suisse) ; horreur, comédie qui traite de l'homosexualité masculine au travers du personnage principal d'un film fantastique.
  (Derrière la cité interdite) (, ) de Zhang Yuan (Chine) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et de sa répression par la police en mettant en scène créant une relation ambivalente ; C'est le premier film à évoquer ouvertement l'homosexualité en Chine. Il a provoqué une censure du gouvernement chinois lors de sa sortie, qui a confisqué le passeport de Zhang Yuan pour l'empêcher de venir présenter son film au Festival de Cannes 1997.
 Pédale douce de Gabriel Aghion (France) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine ; il fut un grand succès commercial lors de sa sortie ; il a reçu plusieurs récompenses aux César ; il a connu une suite intitulée Pédale dure qui reprendra les mêmes thèmes ainsi que ceux de l’homoparentalité et de la GPA ; il connaîtra une médiocre réception.
  de Peter Greenaway (France ; Royaume-Uni ; Pays-Bas ; Luxembourg) ; film dramatique, romance qui traite de la bisexualité masculine
 Une robe d'été de François Ozon court métrage (France) ; traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine à l'adolescence ; il a été primé.
 Les Voleurs d'André Téchiné (France) ; drame, thriller qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité féminine ; il aborde le travestissement de scène et  dans le cadre du banditisme ; il a reçu plusieurs distinctions
 1997 :
 d'Alex Sichel ; comédie dramatique qui traite de la prise de conscience de son homosexualité par une jeune fille dans un contexte homophobe ; primé par un Teddy Award.
  de  et  (Espagne) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine.
  de Sean Mathias ; drame qui traite de l'homosexualité masculine sous le  ; il a reçu plusieurs distinctions ; il est basé sur une pièce éponyme de Broadway.
  de John Keitel (États-Unis) ; drame, romance qui traite de l’homosexualité masculine au travers de l’homophobie et de l’acceptation et de la dissimulation de son homosexualité dans un milieu empreint de préjugé et de stéréotype envers les lGBTI+.
 Des chambres et des couloirs () de Rose Troche ; .
 Dobermann de Jan Kounen (France) ; policier, action qui aborde le thème du travestissement queer.
  , ) de Wong Kar-wai (Hong-Kong) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine  ; il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont à Cannes.
 Hammam, le bain turc ( - ) de Ferzan Özpetek (Italie, Turquie, Espagne) ; traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine et de la découverte de son homosexualité.
  (également écrit ) de Frank Oz (États-Unis) ; comédie gay qui traite de l’homosexualité masculine de l’acceptation de son homosexualité de son coming out et des discriminations envers les personnes LGBT ; il a fait l’objet d'une distinction.
 Jeanne et le Garçon formidable d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France) ; comédie musicale qui aborde le thème de l'homosexualité masculine et du VIH/sida.
 La Rivière () de Tsai Ming-liang (Taïwan) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine entre un père et son fils ; il a reçu plusieurs récompenses.
  de  (États-Unis) ; comédie dramatique, romance qui traite de l'homosexualité masculine et des relations amicales et affectives au sein d'un groupe d'amis, il aborde le VIH/sida.
 Ma vie en rose d’Alain Berliner ; traite de l’identité de genre à l'enfance (HvF). Il a reçu plusieurs récompenses.
 Minuit dans le jardin du bien et du mal () de Clint Eastwood (États-Unis) ; drame, horreur qui traite de l'homosexualité masculine et du travestissement masculin dans le cadre d'une enquête pour meurtre entre amants ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Muriel fait le désespoir de ses parents de Philippe Faucon (France) ; traite de l'homosexualité et de la bisexualité féminine à l'adolescence et de la découverte et l’acceptation de cette homosexualité en dépit des préjugés de son entourage.
 Le Mariage de mon meilleur ami () de P. J. Hogan ; comédie, romance où un des personnages servant l'intrigue est homosexuel ; il reçut plusieurs distinctions, dont Golden Globes à Rupert Everett pour meilleur second rôle masculin (George : homosexuel).
  de Gregg Araki traite de l’homosexualité féminine et masculine et de la bisexualité masculine dans le cadre fantastique d'une jeunesse décadente américaine déjantée et punk ; il est le dernier opus d'une trilogie.
 Omelette moyen-métrage de Rémi Lange (France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine et du coming-out.
 Oscar Wilde (Wilde) de Brian Gilbert (Royaume-Uni Allemagne Japon) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et de sa répression à partir du récit biographie d'Oscar Wilde ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  (Le Grand Jeu au Québec) de Peter Cattaneo (Royaume-Uni) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine et de la découverte de son homosexualité ; il a reçu un important succès commercial et il a reçu de nombreuses distinctions, dont un Oscar ; il a fait l'objet d'une adaptation au théâtre.
 Nettoyage à sec d’Anne Fontaine (France) ; traite de la bisexualité, de l'homosexualité et du travestissement masculins, abordant le thème de la découverte de son homosexualité dans un trio et ayant une fin tragique.
 1998 :
 Ami/Amant () de Ventura Pons ; drame qui traite de l’homosexualité, de la transmission et de la prostitution.
  film documentaire de  (Canada) ; .
  de Tommy O'Haver (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l'homosexualité masculine et des drag queens en abordant le thème de la représentation de l’homosexualité au cinéma.
  de Kaizad Gustad (Inde) ; comédie, drame et policier qui traite de l’homosexualité masculine et de l'exploration de son orientation sexuelle dans le contexte des discriminations à l'égard des LGBT en Inde ; il a subi une censure et a connu un succès inattendu au box-office indien ; .
 Comme un garçon () de  (Royaume-Uni) ; comédie dramatique, romance qui traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence.
  (Trio) de Hermine Huntgeburth (Allemagne) ; comédie dramatique mêlant crimes, famille et sexe en tout genre.
  de David Moreton (États-Unis) ; comédie dramatique, romance qui traite de l’homosexualité masculine et féminine à l'adolescence et de l’acceptation de son homosexualité ; il a été distingué dans un festival LGBT.
 Folle d'elle de Jérôme Cornuau ; comédie qui traite d’usurpation d'identité d'un homme hétérosexuel se faisant passer pour gay afin de séduire une femme avec la complicité d'un couple d'hommes qui va se marier.
  de Lukas Moodysson (Suède Danemark) ; comédie dramatique, romance lesbienne qui traite de l’homosexualité féminine à l’adolescence par la découverte et l'exploration de son homosexualité dans une petite ville scandinave ; ainsi que de la discrimination et des préjugés homophobes ; il a reçu de nombreuses récompenses et il a connu un bon succès dans son pays.
  de  (États-Unis) ; drame, policier qui .
  de Lisa Cholodenko ; drame, romance lesbienne, traite de l’homosexualité féminine  en s'inspirant de la vie de Nan Goldin.
 L'homme est une femme comme les autres de Jean-Jacques Zilbermann (France) ; comédie dramatique, romance qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine dans le cadre d'une famille juive et de la transition d'un héritage.
 Ni Dieux ni Démons () de Bill Condon (États-Unis) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine en retraçant les derniers du réalisateur James Whale ; il reçoit plusieurs récompenses, dont un Oscar et un Golden Glob.
 L’Objet de mon affection de Nicholas Hytner ; comédie romantique, drame qui traite de la relation entre une femme est un homme homosexuel et de la parentalité qui se présente à eux, il a été distingué.
 Pourquoi pas moi ? de Stéphane Giusti (France) ; comédie de mœurs qui traite de l'homosexualité masculine et féminine ainsi que de la bisexualité féminine autour du coming out et de l'acceptation de l'homosexualité par sa famille.
 , ou  en Belgique et Un Pari cruel au Québec () de Roger Kumble ; drame qui met en scène un baiser lesbien . Il a connu quelques suites et adaptations.
  de John McNaughton ; drame, thriller érotique traite de  féminine ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Sexe et autres complications () de Don Roos (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine en abordant le thème du VIH/sida ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  de Heidi Arnesen (États-Unis) ; comédie dramatique, romance 
 Le Traité du hasard de Patrick Mimouni (France) ; traite de l’homosexualité masculine et du VIH/sida ; de la vie gay nocturne et de l’émergence des trithérapies.
  de Todd Haynes ; drame qui  ; il a reçu un prix à Cannes.
 1999 :
 Aimée et Jaguar () de Max Färberböck ; biographie, drame, romance saphique qui traite de l'amour entre deux femmes que tout oppose dans l’Allemagne nazie ; conduisant l’une à abandonner sa vie conjugale, l'autre connaîtra un destin tragique ; il a reçu plusieurs distinctions, dont Ours d'argent.
  de Sam Mendes ; comédie dramatique qui traite d'un crime commis en raison d'une homosexualité masculine supposée ; il a été distingué à de très nombreuses reprises.
 Les Amants criminels de François Ozon ; drame, thriller qui 
 L'Attaque de la moussaka géante () de Pános Koútras (Grèce) : comédie qui .
 Belle Maman de Gabriel Aghion (France) ; comédie romantique qui aborde le thème de  ; il a été nominé aux Césars.
 Beau Travail de Claire Denis (France) ; drame qui traite de l’homosexualité refoulée dans le contexte militaire ; il a reçu plusieurs distinctions.
 , ou Meilleur que le chocolat au Québec, de Anne Wheeler (Canada) ; traite de l’homosexualité féminine ainsi que de la transidentité et du coming out ; il a reçu  dans des festivals LGBT.
  de Kimberly Peirce ; drame qui traite de la transidentité FvH et de la discrimination jusqu'au meurtre à partir d'une histoire vraie. Il a été récompensé par un Golden Globe et un Oscar.
 Le Derrière de Valérie Lemercier (France) ; comédie qui traite de l'homosexualité et du travestissement pour dissimuler son identité.
  de Brian Shepp ; .
 Lola et Bilidikid (Lola + Bilidikid ; ) ( ) de E. Kutlig Ataman (Allemagne Turquie) ; traite de la découverte de l'homosexualité et du travestissement masculin dans une famille turque à Berlin ; il a reçu une distinction.
 Magnolia de Paul Thomas Anderson (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ours d'or et un Golden Globes.
  () de  et Min Gyoo-dong ; drame, romance qui traite d'homosexualité féminine ; il a été plusieurs fois récompensé.
 Paragraphe 175 film documentaire de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (Allemagne ; Royaume-Uni ; États-Unis) qui traite des persécutions subies par les homosexuels sous le régime nazi ; il a reçu une récompense.
 Personne n'est parfait(e) () de Joel Schumacher (États-Unis) ; comédie qui traite de la transidentité et du travestissement masculin en confrontant une drag queen à un « vrai mâle »
 Recto/Verso de Jean-Marc Longval (France) ; comédie qui traite de l’usurpation d'orientation sexuelle d'hommes hétérosexuels à des fins de carrière
 Tabou () de Nagisa Ōshima (Japon) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine dans le contexte militaire des samouraïs et du tabou de l’homosexualité dans ce milieu ; il a été présenté en compétition à Cannes.
 Le Talentueux Mr Ripley, ou L'Énigmatique  au Québec () de Anthony Minghella (États-Unis) ; thriller qui traite de homosexualité masculine à partir d'une usurpation d'identité qui conduira le personnage dans une spirale criminelle ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont des nominations aux Oscars, à la Berlinale ou encore aux Golden Globes.
 Tout sur ma mère () de Pedro Almodóvar (Espagne France) ; drame qui traite de l’homosexualité féminine et de la transidentité ainsi que de la prostitution trans et du VIH/sida ; il a reçu plusieurs récompenses, dont à Cannes ainsi qu'un César et un Oscar.
  de Jamie Babbit (États-Unis) ; comédie qui traite de l’homosexualité féminine à l'adolescence de la découverte de son homosexualité dans le cadre des thérapies de conversion ; il a reçu quelques distinctions.

 Années 2000 
 2000 :
  de Stephen Daldry (Royaume-Uni) comédie dramatique qui aborde les stéréotypes de genre et d'orientation de genre à l'enfance et à l'adolescence ; il reçoit plusieurs distinctions ; il a fait l'objet d'un livre et sa notoriété se poursuit.
 Ce que je sais d'elle... d'un simple regard (Tout ce qu'on peut apprendre d'une femme au premier regard au Québec) () de Rodrigo García avec Calista Flockhart, Cameron Diaz, Glenn Close ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité féminine.
 Drôle de Félix de Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et du VIH/sida au travers d'un récit initiatique ; il a reçu entre autres un Teddy Award.
 Gouttes d'eau sur pierres brûlantes () de François Ozon avec Bernard Giraudeau, Malik Zidi et Ludivine Sagnier ; à partir d'une œuvre de Rainer Werner Fassbinder ; film dramatique, musical et à huis clos qui traite de l’emprise et de la séduction d'un homme sur un jeune homme, l'ex-petite amie de ce dernier, et sur un homme devenu transgenre par amour pour lui ; il a reçu plusieurs distinctions, dont un Teddy Award et une nomination aux Césars.
  de  et  (Espagne) ; comédie .
 La Vierge des tueurs () de Barbet Schroeder (Espagne France Colombie) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine dans le cadre de relations pédérastiques avec des adolescents délinquants et prostitués.
 Leçons de ténèbres moyen métrage de Vincent Dieutre (France ; Belgique) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine ainsi que du VIH/sida et de la drogue.
 Les Blessures assassines de Jean-Pierre Denis (France) ; drame basé sur des faits réels qui traite de l'homosexualité féminine incestueuse entre deux sœurs qui commettront un meurtre ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont un César ;
  de João Pedro Rodrigues (Portugal) ; traite de l'homosexualité masculine en suivant un personnage dans sa quête de partenaires sexuels avec entre autres des scènes érotiques, dont BDSM ; il a reçu plusieurs récompenses.
 Presque rien () de Sébastien Lifshitz avec Jérémie Elkaïm et Stéphane Rideau (France Belgique) ; traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence autour de la découverte et de l’acceptation de son homosexualité ; la photo d'affiche a été réalisée par Pierre et Gilles ;
 Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la Lune ? de Chris Vander Stappen (Belgique, France, Canada, Suisse) comédie dramatique qui traite de l’homosexualité féminine et de son coming out ; il a reçu une récompense.
  ( ou ) de  (Thaïlande) ; comédie sportive qui traite à partir d'une histoire vraie d'homosexualité, de transidentité et de travestissement dans le sport et des discriminations ; .
  (, Si les murs racontaient 2 au Canada) de Jane Anderson, Martha Coolidge et Anne Heche ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité féminine sur trois époques, du placard des  à la « lesboparentalité » des  présenté sous un jour positif et réaliste.
 Le Club des cœurs brisés () de Greg Berlanti (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l’homosexualité masculine par le récit d'une communauté d'amis ;
  de Dustin Lance Black (États-Unis) ; traite ou aborde les thèmes LGBTI+.
 Un couple presque parfait () de John Schlesinger (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine ainsi que l'homoparentalité ; il a reçu quelques distinctions.
 Vies brûlées () de Marcelo Piñeyro ; traite de l'homosexualité masculine en suivant le parcours violent d'un couple de délinquants ; il a été distingué.
 2001 :
L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch (France Espagne) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité féminine et masculine, pour ce dernier par une usurpation d'orientation ; il a été un succès commercial et a reçu de nombreuses distinctions.
 Avant la nuit () de Julian Schnabel (États-Unis) ; biographie, drame qui traite de l'homosexualité masculine d'une personnalité sous la répression du régime castriste qui en subit les discriminations et meurt en exil en se suicidant, atteinte du VIH/sida ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont à Venise.
Barnie et ses petites contrariétés de Bruno Chiche, comédie où le personnage bisexuel incarné par Fabrice Luchini mène une triple vie avec sa femme, sa maîtresse et son amant.
  () de  (États-Unis) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et du outing dans la police ; des violences envers les personnes LGBTI+ ; de l’acceptation de son homosexualité et le monde de la fête LGBTI+ et de personnes LGBTI+ ayant une fin tragique.
  (Cercle vicieux) de Gary Wicks (France) ; 
  de Guillaume Tunzini (France) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine et du travestissement au service de l’intrigue dans le cadre d'un mariage hétérosexuel imposé à une personne LGBTI+.
  (ou Québec : ) de John Cameron Mitchell (États-Unis) ; traite de la transidentité féminine, de l’homosexualité masculine et du mariage homosexuel qui conduit à une transition ainsi que de l’amour impossible ou encore de viol pédophile gay incestueux ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont à la Berlinale et Sundance ; il connaît une postérité liée à la comédie musicale à laquelle il est tiré ;
 Histoire d'hommes à Pékin () de Stanley Kwan ; drame, romance qui traite de l'homosexualité masculine et de l'acceptation de son homosexualité à partir de la prostitution homosexuelle masculine dans le contexte de la chine ; il a reçu une récompense ;
  de Ryōsuke Hashiguchi (Japon) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine et de l’homoparentalité ; il a reçu plusieurs récompenses.
 Le Placard de Francis Veber ; comédie ; traite de l'homosexualité masculine à partir d'une usurpation ; il a reçu un bon accueil.
  de David Lynch ; drame qui traite de l’homosexualité féminine ; il évoque un amour impossible d'un personnage criminel et ayant une fin tragique ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont une palme et un César ; son importance est largement reconnue par la critique ;
 Rebelles () de Léa Pool (Canada) ; drame, romance saphique qui traite de l'homosexualité féminine et de l'acceptation de son homosexualité dans le cadre d'un mentionna de jeunes filles ; il a reçu quelques distinctions.
 Tableau de famille () () de Ferzan Özpetek (Italie) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine et de la vie dissimulée et de l’acception de l'homosexualité d'un proche ainsi que du VIH/sida ; il a reçu une distinction.
  de Denis Langlois (Canada : Québec) ; .
 2002 :
 () de Dominick Brascia (États-Unis) .
 Chouchou de Merzak Allouache (France) ; comédie qui traite du travestissement trans à partir d'un récit d'intégration d'une personne sans papier ; il aborde les thèmes de la tolérance et des discriminations envers les personnes LGBTQ ; et le thème du mariage, En France il a connu un bon succès en salle et a inspiré d'autres humoristes.
 Huit Femmes de François Ozon (France et Italie) ; comédie dramatique musicale qui aborde l'homosexualité féminine ; Il reçut de nombreuses distinctions, dont un Ours d'argent.
 Les Invasions barbares de Denys Arcand (Canada, France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine ; il a reçu plusieurs distinctions dont à Cannes, aux Oscars et aux Césars.
  () de  (Hong Kong) ; 
  de Michael Cuesta (États-Unis) ; traite de l'homosexualité masculine sous l'angle recherche sexuelle, de la prédation pédéraste et de la prostitution.
 Loin du paradis () de Todd Haynes (États-Unis) ; mélodrame, film romantique qui traite de l'homosexualité masculine de la répression sociale de l’homosexualité et de son entourage dans l’Amérique des années 1950 qui la considère comme une pathologie ; il aborde le sujet du point de vue de l’épouse d'un mari homosexuel ; il a été largement récompensé.
  de Everett Lewis (États-Unis) ; drame qui 
 Ma mère préfère les femmes (surtout les jeunes...) () () de Daniela Fejerman et  (Espagne) ; comédie qui traite de l'homosexualité féminine et du coming out d'une femme à ses enfants ainsi que du mariage hétérosexuel d'un personnage homosexuel
  de  (Québec) qui .
  ou Les Heures au Québec, de Stephen Daldry ; drame qui traite du lesbianisme . Il a reçu de nombreuses distinctions.
  et  () de Eytan Fox (Israël) ; traite de l’homosexualité masculine dans l’armée israélienne ; de l’homosexualité qui y est tue ; le récit s’achevant par une fin tragique ; il a fait l’objet d'une suite : Yossi.
  de Miles Swain (États-Unis) ; traite de l'homosexualité masculine et des stéréotypes et discriminations envers les LGBTI+ en raison d'idéologies ainsi que de personnages cachant et niant leur homosexualité.
 2003 :
Alexandre () d'Oliver Stone ; biographie, histoire, péplum, aventure qui traite de la bisexualité d'un personnage historique ; Il a reçu de nombreuses distinctions.
  d'Angela Robinson court métrage (États-Unis) ; comédie parodique, action qui  ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  (ou ) d'Ekachai Uekrongtham (Thaïlande) ; action, drame basé une histoire vraie qui traite de la transidentité féminine et de sa transition en venant du milieu sport ; il a reçu plusieurs récompenses.
  d'Elizabeth Gill (Irlande) ;  ;
 La Tentation d'Aaron () de C. Jay Cox (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l'homosexualité masculine et de la religion mormone, de l’acceptation de son homosexualité, des discriminations et du rejet en raison de son homosexualité, et des thérapies de conversion ; il a été primé aux États-Unis.
 Ma vraie vie à Rouen de Jacques Martineau et Olivier Ducastel (France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence par la découverte de son homosexualité
  de Émile Gaudreault (Québec) ; comédie qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine par contrainte sociale, de sa découverte, des préjugés et stéréotypes culturels envers l'homosexualité  ;
  de Rémi Lange (France) ; drame qui traite de homosexualité et de la bisexualité masculine de la découverte et de l’acceptation de son homosexualité dans les milieux des jeunes d'origine maghrébine.
 Sans nouvelles de Dieu () d'Agustín Díaz Yanes (Espagne ; France ; Italie ; Mexique) ; traite de l'attirance homosexuelle féminine à la suite d'une inversion d’identités de genre.
  () de  (Québec) ; comédie qui traite de la transidentité féminine en tant que personnage guide d'une quête d'identité.
  de  (États-Unis) ; comédie qui .
 La Fenêtre d'en face () de Ferzan Özpetek (Italie) ; traite de l’homosexualité masculine pendant la Seconde Guerre mondiale ; il a fait l'objet de quelques distinctions.
 2004 :
Connie et Carla () de Michael Lembeck (États-Unis) ; comédie sentimentale, film musical qui traite du travestissement de femme en drag queen pour le besoin de l'intrigue.
  de 
  de Q. Allan Brocka (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine  ; il a connu 4 autres suites et plusieurs distinctions.
 Garçon stupide de Lionel Baier (France Suisse) ; traite de l’homosexualité masculine au travers du passage à l'âge adulte d'un jeune homme.
  de James Bolton
  de Thom Best
 Le Clan de Gaël Morel (France) ; cinéma social et mélodrame qui traite de l’homosexualité masculine  ;
 L’Été de mes  de Yin-jung Chen (Taïwan) ; traite de l'homosexualité masculine autour du thème de la recherche de l'amour.
  de Sascha Rice (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l’homosexualité féminine.
  de 
 La Mauvaise Éducation () de Pedro Almodóvar (Espagne) ; traite de l'homosexualité et du travestissement masculin et de la pédophilie homosexuelle ; il suit le parcours des personnages de l’enfance à l'âge adulte ; il a reçu plusieurs distinctions.
  de Patty Jenkins (États-Unis) ; thriller qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité féminine à partir d'un fait réel dans le cadre criminel et des tentatives pour faire évoluer sa condition liée à la prostitution dont l'issue sera tragique ; il a reçu plusieurs récompenses, dont un Golden Globe et un Ours d'argent.
  de Gregg Araki (États-Unis Pays-Bas) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine au travers de la construction de la sexualité de personnages ayant subi des abus sexuels dans leur enfance ; il a reçu plusieurs récompenses.
  de Spike Lee (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité féminine et de l’homoparentalité ; il a été plusieurs fois nominé.
  de Cassandra Nicolaou (Canada) ; 
  (ou La Tempête d'été au Québec) () de  Allemagne ; drame romantique qui traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence et dans le sport, de la découverte de son homosexualité.
  de Bruce LaBruce ;  avec des scènes pornographiques, mais est davantage une satire de l'activisme d'extrême gauche et .
  de Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande) ; drame, fantastique, romance qui traite de l'homosexualité masculine ; il a reçu plusieurs récompenses dont celle du prix du jury au Festival de Cannes 2004 ;
 Tu marcheras sur l'eau (, en hébreu ), d'Eytan Fox ; film dramatique, thriller qui traite de la mémoire nationale allemande au travers d'un jeune homme homosexuel.
 Un soupçon de rose () d' (Royaume-Uni ; Canada) ; traite de l’homosexualité masculine, dissimulée à sa famille dans le cadre d'une famille musulmane, et du coming out.
  de  (Canada) ; comédie dramatique 
  de Sébastien Lifshitz ; traite de la transidentité homme vers femme et de la prostitution de personnage LGBT au travers d'un trio relationnel ; il a reçu un Teddy Award.
 2005 :
 Adam and Steve de Craig Chester
  de Marc Moody
 Amnésie, l'énigme James Brighton () de Denis Langlois ; drame qui traite de l'homosexualité masculine comme identité résiduelle d'une amnésie ;  ; il a été distingué.
  d’Emmanuelle Bercot avec Emmanuelle Seigner et Isild Le Besco (France) ;  ; il a été distingué à plusieurs reprises.
  de Neil Jordan (Irlande, Royaume-Uni) ; drame qui traite de la transidentité féminine et du travestissement ; il a été nominé à deux reprises.
 C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée ; comédie dramatique qui traite de la découverte et de l’acceptation de son homosexualité masculine entre l'enfance et jeune homme dans une famille marquée par la religion ; il a rencontré un très grand succès d'audience, tant au Canada qu'à l'étranger ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Crustacés et Coquillages de Jacques Martineau et Olivier Ducastel, avec Valeria Bruni Tedeschi, Gilbert Melki et Jean-Marc Barr ; comédie, vaudeville qui traite de l'homosexualité et de la  masculine.
  de Wes Craven avec Christina Ricci, Jesse Eisenberg et Milo Ventimiglia (États-Unis Allemagne) ; horreur qui traite de l’homosexualité masculine dans le cadre d'un film de loup-garou.
  de Pascal Robitaille
  (titre original israélien : ) de Yair Hochner (Israël)
  de John Baumgartner
  d'Ol Parker (Royaume-Uni ; États-Unis ; Allemagne) ; comédie dramatique, romance qui traite de l'homosexualité féminine par la découverte de l'amour homosexuelle ;
 Je t'aime, toi () d’Olga Stolpovskaja et Dmitry Troitsk (Russie) ; comédie qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine, du coming-out et de la découverte et l'acceptation de son homosexualité ; il aborde également le thème de la transidentité et de la transition ainsi que des préjugés et des discriminations culturelles envers les LGBTI+ en Russie et aussi de l'homoparentalité ; 
  ; comédie dramatique qui a connu un bon succès du public et de la part des critiques.
 Quand je serai star de Patrick Mimouni (France) ; fiction qui traite de l’homosexualité masculine et du VIH/sida par un récit d’émancipation ; il a reçu un prix.
 Le Roi et le Clown () de Lee Joon-ik (Corée du Sud) ; drame historique qui traite de l'homosexualité masculine à partir de personnage historique ;
 Le Secret de  () d’Ang Lee ; drame qui traite de l'amour entre deux hommes dans l’Amérique rural des années 1960 à 1980. il est l'un des plus gros succès pour un film traitant de l'homosexualité ; il a reçu de très nombreuses récompenses, dont un Lion d'or.
 Le Temps qui reste de François Ozon (France) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité masculine par un personnage confronté à sa mort à venir ;
 Ma saison super 8 d'Alessandro Avellis (France) comédie, drame qui traite de l’homosexualité masculine et de la lutte pour les droits homosexuel et féministe du début des années 1970.
  de Paweł Pawlikowski avec Emily Blunt et Natalie Press (Royaume-Uni) : comédie dramatique, romance lesbienne qui traite de l'homosexualité féminine à l'adolescence et de la découverte de son homosexualité.
  de  ; comédie dramatique qui traite d'un parcours initiatique autour de la transition d'une femme ainsi que de la prostitution, de la pornographie homosexuelle masculine, et de viol homosexuel sur un mineur ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont à Cannes comme à Berlin.
 Truman Capote () de Bennett Miller (Canada États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine à partir de la biographie d'une personnalité ; il a reçu plusieurs distinctions, dont un Golden Globe et Oscar.
  d'Anahí Berneri ; traite de l'homosexualité masculine et de la recherche de l’amour, du VIH/sida, des milieux sadomasochiste ; il a reçu un Teddy Award.
 20 centimètres () de  (Espagne) ; traite de la transidentité de femme tans et de sa transition dans le contexte de la prostitution de personne trans ainsi que de la pansexualité ; il a reçu deux récompenses.
 2006 :
  de Q. Allan Brocka (États-Unis) ; romance qui traite de l’homosexualité masculine ; il aborde la prostitution masculine la recherche de l’amour et le coming out ; il a reçu quelques distinctions.
 Chronique d’un scandale () de Richard Eyre (Royaume-Uni) ; drame qui traite de l’amitié féminine au travers de la recherche de l’amour dans une relation de chantage ;
 Comme des voleurs (à l'est) de Lionel Baier
 2h37 ( ou ) de Murali K. Thalluri (Australie) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence et de l'acceptation de son homosexualité ; il a été présenté à Cannes et il a reçu d'autres distinctions.
  de  (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine.
  de Julián Hernández
 Le Héros de la famille de Thierry Klifa (France ; Italie) ; 
 Les Anges exterminateurs de Jean-Claude Brisseau (France) ; drame érotico-saphique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité féminine basé sur une histoire vraie.
 Les Filles du botaniste (植物园; ) de Dai Sijie (Canada, France); drame, romance qui traite de l’homosexualité féminine comme amour dissimulé et subissant un mariage hétérosexuel par pression sociale ;
 L’Homme de sa vie de Zabou Breitman ; drame qui traite de la découverte par un homme de sa part d'homosexualité et de l’amour par confronté à un homme homosexuel.
 L’Immeuble Yacoubian de Marwan Hamed (Égypte) ; drame qui aborde le thème de l’homosexualité et de la bisexualité masculine dans des relations tragiques dans le l'évolution politique de la société égyptienne de ces cinquante dernières années ;
  de Katherine Brooks ; drame, romance lesbienne qui traite d'un amour lesbien maître-élève dont la professeure est bisexuelle.
  () de Gus Van Sant (réalisé en 1985) ; premier long métrage du réalisateur ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de désir marchandé d'un jeune écrivain avec de jeunes clandestins mexicains à défaut d'obtenir la réciprocité du désir ; il a été sélectionné à Cannes avant sa distribution en Europe.
 Ne le dis à personne de Guillaume Canet (France) ; thriller  ;
  ( ; ) de Lee Song-hee-il (Corée du Sud) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et de la prostitution homosexuelle masculine ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Oublier Cheyenne de Valérie Minetto ; comédie dramatique, romance qui traite de l’homosexualité féminine ;
  d'Éric Lavaine ; traite de l’homosexualité masculine à partir d'une parodie la vie festive gay.
 La Révolution du désir (ancien titre : Phare, fard, FHAR !) film documentaire d'Alessandro Avellis (France) qui explore la nébuleuse qui a donné vie aux mouvements de libération sexuelle en France (le FHAR, le MLF).
  de Chris Columbus (États-Unis) ; film musical qui .
 Ronde de nuit () d'Edgardo Cozarinsky ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de la prostitution masculine à travers le parcours d'une nuit d'un jeune homme à Buenos Aires ; Prix de l'avenir des Journées Cinématographiques Internationales de Paris.
  de John Cameron Mitchell ; traite de la recherche d'épanouissement sexuel à partir de homme homosexuel, de femme homosexuelle et bisexuelle et de travesti, il met en scène plusieurs relations en trio amoureux et sexuels entre autres dans le cadre de fêtes et d'orgies sexuelles hebdomadaires. La plupart des scènes sexuelles du film ne sont pas simulées.
 Scandaleusement célèbre () de Douglas McGrath (États-Unis) ; drame qui traite d'homosexualité masculine à partir de la biographie d'un des personnages ;
  de Philippe Vallois
 Statross le Magnifique court métrage de Rémi Lange (France) ; 
  de Justin Lo (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine ;
  () ou () de Nicholas Hytner (Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et la découverte de son homosexualité dans le cadre de collège anglais et de relation impossible et tragique
 V pour Vendetta () de James McTeigue (États-Unis) ; anticipation, thriller, science-fiction qui traite des discriminations envers les minorités, dont les personnes LGBT avec un personnage secondaire homosexuel masculin et un autre féminin ; il a reçu un bon accueil du public et de la critique ; il a reçu de très nombreuses distinctions.
 2007 :
  de Robert Gaston (États-Unis)
  de 
  de Todd Stephens ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine et féminine dans le style du film américain de récit initiatique de la perte de la virginité qu'il parodie.
 L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford () de Andrew Dominik (États-Unis) western  ; il a reçu quelques distinctions.
 Au-delà de la haine de Olivier Meyrou ; film documentaire sorti en salle qui traite d'un crime homophobe et propose un essai de compression du geste des auteurs ; il a reçu un Teddy Award.
  de .
  (en hébreu ''' ou  d’Eytan Fox (Israël) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité masculine dans le contexte  entre Israélien et palestinien ainsi que le rejet de l’homosexualité en raison de la culture et de la religion ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Les Chansons d'amour de Christophe Honoré ; film musical qui traite d'un trio amoureux (deux femmes et un homme) qui à la suite d'un évènement tragique se recomposera en couple d'hommes avec l'arrivée d'un jeune homme ; il a reçu un très accueil des critiques et du public et a reçu plusieurs distinctions.
  de .
  de Dan Gildark (États-Unis) ; fantastique, thriller, horreur qui traite de l'homosexualité masculine ;
  de Ray Yeung (Hong Kong, Royaume-Uni) ; traite de l'homosexualité masculine à partir de personnage chinois immigré en Angleterre et confrontés à la fin de leur jeunesse ; il aborde aussi le thème du travestissement.
  () de Darren Ashton.
 De l’autre côté ( - ) de Fatih Akın (Allemagne) ; drame qui traite de l’homosexualité féminine entre plusieurs communautés ; il a reçu plusieurs distinctions dont à Cannes.
  () de .
 Eternal Summer de  (Taïwan).
 L’Éveil de Maximo Oliveros () de Auraeus Solito ; traite de l’affection qu'un jeune garçon peut avoir à l'égard d'un homme adulte bienveillant  ; il a été distingué à plusieurs reprises, dont plusieurs fois récompensé à Berlin.
  de Kei Horie
 J'aimerais j'aimerais moyen-métrage de Jann Halexander (France) ; 
  de Patrick Maurin
  de Santiago Otheguy ; traite de l'homosexualité masculine dans les zones isolées des rives du Paraná ; récompensé entre autres par un Teddy Award.
  () de  (Thaïlande) ; romance qui .
  () de Tudor Giurgiu avec Maria Popistașu et Ioana Barbu
 Naissance des pieuvres de Céline Sciamma (France) ; drame qui traite de l'homosexualité féminine à l'adolescence par la découverte de sa sexualité ; il a reçu plusieurs distinctions dont plusieurs nominations aux César.
  () de .
  de David Lewis
  de Ferzan Özpetek (Italie) ; traite de l’homosexualité masculine ; il aborde le thème de la mort.
  de Robert Cary (États-Unis) ; traite de l’homosexualité masculine et de la religion ; des thérapies de conversion
  de Jonah Markowitz (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité masculine et de la découverte de son homosexualité ; il a reçu plusieurs distinctions.
 
  de Lisa Gornick (Royaume-Uni) ; drame 
  de Shamim Sarif (Royaume-Uni) ; comédie dramatique, romance lesbienne qui traite de la naissance d'une relation entre deux femmes qui ne pouvaient se rencontrer dans le contexte de l'Apartheid.
 Les Témoins de André Téchiné ; film dramatique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine et de l’épidémie VIH/sida ; il a reçu quelques distinctions.
 Quand Chuck rencontre Larry (au Québec : Je vous déclare Chuck et Larry) () de Dennis Dugan (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l’homosexualité masculine et du mariage gay par l'usurpation d’orientation sexuelle ;
  de Richard LeMay.

 2008 : () de Todd Stephens ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine dans le cadre du Spring Break.
 Antarctica, de Yair Hochner (Israël) ; drame initiatique qui traite de l'homosexualité masculine par des relations croisées entre plusieurs personnages à Tel Aviv.
  de  (États-Unis)
 Comme les autres de Vincent Garenq (France) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine, de l'homoparentalité et de la GPA.
  de .
  de Tarun Mansukhani (Inde) ; comédie qui aborde l'homosexualité masculine comme dissimulation de l'hétérosexualité ; le film a fait polémique dans le contexte indien de la pénalisation de l'homosexualité
  de James Bolton (États-Unis) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence, de la découverte de son homosexualité ainsi que de l'homophobie dans le contexte de l’Amérique des années 1970.
 Élève libre de Joachim Lafosse (France - Belgique) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité masculine à propos de l'initiation sexuelle d'un adolescent manipulé par des adultes ; il a reçu plusieurs distinctions.
  de  (Japon)
  () de Gus Van Sant (États-Unis) ; biographie de Harvey Milk, premier homme politique américain ouvertement homosexuel et qui fut assassiné ; il a reçu de nombreuses distinctions et a subi de la censure aux Samoa.
  de Shamim Sarif (Inde ; Royaume-Uni) ; romance sentimentale qui traite de l’homosexualité féminine à l'intersection de plusieurs cultures qui n'acceptent pas l’homosexualité ;
 Embrassez le marié ! () de C. Jay Cox (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine à partir d'une histoire vécue à l'adolescence.
  de Toru Yamamoto (Japon)
  de Pablo Trapero (Argentine) ; aborde l’homosexualité masculine avec une issue tragique.
  de Paul Morrison (Royaume-Uni); traite de la relation entre Salvador Dalí et Federico García Lorca.
 Nés en 68 de Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France) ; traite de la bisexualité et de l'homosexualité masculine à partir de la libération sexuelle de 1968 puis des années sida.
  de Roberto Cuzzillo (Italie)
  de  (Canada), (États-Unis)
 
 Les Joies de la famille () () d’Ella Lemhagen (Suède) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine et de l’homoparentalité et de l'homophobie ; il a reçu quelques récompenses ; il a reçu une critique sévère.
  de Marco Berger (Argentine) ; comédie dramatique qui traite de la bisexualité masculine avec la rencontre de deux hommes et de la découverte de leur homosexualité.
  de Julián Hernández (Mexique) ;  ; il a reçu un Teddy Award.
 Rose et Nina de Stéphanie Murat
 Sagan de Diane Kurys (France) ; film et téléfilm biographique qui aborde le thème de l'homosexualité et de la bisexualité féminine ; le téléfilm a reçu une récompense.
  () de  (Ukraine) ; drame, romance saphique qui .
  de Woody Allen (États-Unis, Espagne) ; comédie dramatique, romance qui traite de l’homosexualité et de la bisexualité féminine dans le cadre d'un ménage à trois ; il a reçu une très bonne réception et de nombreuses récompenses.
  de  (États-Unis) ; drame, romance qui traite  ; il a reçu plusieurs récompenses.
  de Tom Gustafson (États-Unis) ; film musical qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence et des discriminations liées à l'homosexualité et de la découverte de son homosexualité ; il a reçu de nombreuses récompenses.
 2009 :
  de  (Espagne)
  de Richard Laxton (Royaume-Uni) ; drame, biographie qui traite de l'homosexualité masculine ; il a été récompensé par un Ours d'or.
  de Maria Beatty (États-Unis Allemagne) ; thriller, romance qui .
  de Casper Andreas (États-Unis)
  de Casper Andreas et Fred M. Caruso (États-Unis).
  de Larry Charles (États-Unis) ; comédie qui traite de l’homosexualité masculine ;
  de Yun Suh (États-Unis)
  de Javier Fuentes-León (Pérou, Colombie, France ; Allemagne) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et des discriminations liées à l'homosexualité dans une communauté aux traditions religieuses ; il a reçu plusieurs distinctions et a représenté le Pérou aux Oscars.
  de Jordan Scott (Royaume-Uni, ) ; drame, thriller qui traite de l’homosexualité féminine impossible au sein des relations maître élève d'un pensionnat.
  (Différent de qui ?) (Italie) de  ; comédie qui  ; il a été distingué.
 Donne-moi la main de Pascal-Alex Vincent (France) ; drame qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine à l’adolescence par la découverte de celle-ci au cours d'un parcours initiatique.
  de Nancy Kissam (États-Unis)
 Eloïse de  (Espagne) ; drame, romance saphique qu traite de l'homosexualité féminine et de la découverte de son homosexualité d'une personne dans le coma ;
  de Monika Treut (Allemagne ; Taïwan) ; drame, romance qui traite de .
  de Richard Curtis (Royaume-Uni ; France ; Allemagne) ; comédie qui aborde l'homosexualité féminine ; il n'a pas eu une bonne réception en salle à sa sortie.
 Jamais sans toi () d’ (Brésil) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de l’inceste par une relation entre deux demi-frères ;
 J'ai tué ma mère de Xavier Dolan (Québec) ; biographie qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence et vers le passage à l'âge adulte ; il évoque également l'homophobie ; il reçoit un bon accueil du public dans son pays et reçu de nombreuses distinctions, dont à Cannes.
 Je te mangerais de Sophie Laloy (France) ; drame, romance qui traite d'homosexualité et de bisexualité féminine comme quête d'amour et d'affection possessif.
  court métrage de Kim Jho Kwang-soo (Corée du Sud) ; mélodrame qui traite de l’homosexualité masculine d'un couple en Corée  ;
 Un Noël très très gay () de  (États-Unis) ; comédie romantique qui traite de l’homosexualité masculine avec la dissimulation de son homosexualité à sa famille ;
 L'Homme qui aimait Yngve ( ; ) de Stian Kristiansen (Norvège) ; comédie dramatique  ;
 Mourir comme un homme () de João Pedro Rodrigues (Portugal) ; mélodrame qui traite de la transidentité d'une femme et du travestissement dans le cadre  autour de l’opération ; il a reçu plusieurs distinctions, dont des nominations au Festival de Cannes 2009.
 Nuits d'ivresse printanière ( - ) de Lou Ye (Chine, (France) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine ; de la bisexualité et de la transidentité en Chine ; il a été récompensé à Cannes.
  de  (États-Unis)
  de Hung Wing Kit (Hong Kong, Suisse, Chine)
 Le Roi de l'évasion de Alain Guiraudie (France) ; traite d'homosexualité masculine par sa remise en question ; il a reçu une récompense.
 Tu n'aimeras point ( ) de  (Israël) ; traite de l'homosexualité masculine et de la religion juive et de la découverte et de l’acceptation de son homosexualité ainsi que de l'intolérance et du rejet en raison de la culture religieuse ; il a été présenté au Festival de Cannes 2009.
  de Kevin Hamedani (États-Unis) ; comédie horrifique qui 

 Années 2010 
 2010 :
  de Ned Farr (États-Unis) ; drame, 
  (Un Homme au singulier au Québec) de Tom Ford (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et du deuil d'un compagnon ; primé aux Queer Lion ; nominé Oscar et au Golden Globe.
  de Fernanda Cardoso (États-Unis) ; drame, romance lesbienne qui traite de l’homosexualité féminine et de l'éveil à la sexualité à l'adolescence.
  () de Nicolo Donato (Danemark) ; drame qui traite de l'amour entre deux hommes dans un contexte de violence homophobe.
 Comment t'oublier ? () de Malu de Martino (Brésil) ; film dramatique qui traite de l’homosexualité féminine et des difficultés après une rupture dont le deuil est impossible à faire.
  (La Fourrière au Québec) de Kim Chapiron (États-Unis) ; drame qui traite du viol comme outil de violence dans un établissement pénitentiaire pour jeune homme mineur ; il a reçu quelques distinctions.
  de Nicole Conn (États-Unis) ; drame, romance lesbienne qui traite de l'homophobie dans un milieu religieux dans le contexte du refus du mariage aux couples homosexuels ; et traite de la naissance d'un amour lesbien en marge de ce milieu.
  (titre international : ) de Julio Medem (Espagne) ; drame, romance lesbienne dans un huis clos éphémère et torride entre deux femmes (homosexuel pour l'une et hétérosexuel pour l'autre).
 Homme au bain de Christophe Honoré (France) ; drame qui traite de la lente dénaturation d'un amour entre deux hommes ; il met en scène une vedette du porno gay dans le rôle principal.
  de Glenn Ficarra et John Requa (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite du coming out d'un homme, ainsi que de son changement de vie et de ses relations successives et des moyens mis en œuvre pour rester proche de son compagnon.
  de Gregg Araki (États-Unis) ; comédie dramatique, fantastique et science-fiction où le protagoniste et plusieurs autres personnages sont LGB.
 L'Arbre et la Forêt d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France) ; comédie dramatique qui traite des persécutions des homosexuels sous le  à partir du récit d'un homme qui révèle à sa famille son homosexualité. Il a remporté le prix Jean-Vigo.
 Le Ciel en bataille de Rachid B. et Florent Mangeot (France) ; moyen métrage documentaire autobiographique qui traite de l'homosexualité masculine autour de la quête de son identité ; il a reçu plusieurs récompenses.
 Le Fil de Mehdi Ben Attia (Tunisie, France) ; traite de l’homosexualité masculine dans un milieu bourgeois francophone tunisien libéral ; il a été interdit de sortie en Tunisie.
 Le Premier qui l'a dit () de Ferzan Özpetek (Italie) ; comédie dramatique qui traite d'un double coming out de deux frères dans le cadre d'une famille grande bourgeoise d'industriels des Pouilles. Il a reçu plusieurs distinctions.
 Les Amours imaginaires de Xavier Dolan (Québec) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité masculine. Il a reçu de nombreuses distinctions.
 Nous sommes la nuit () de Dennis Gansel (Allemagne) ; fantastique, horreur et drame qui traite de l'homosexualité féminine et du vampirisme.
 Les Runaways () de Floria Sigismondi (États-Unis) ; biographie qui 
 Tout va bien !  de Lisa Cholodenko (États-Unis) ; drame, romance saphique qui traite de l’homoparentalité lesbienne et de la bisexualité et de la quête d'origine. il a reçu plusieurs distinctions.
 2011 :
  () de Oliver Hermanus (Afrique du Sud, France) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et d'un personnage dans le placard. il a reçu plusieurs distinctions, dont la Queer Palm.
  de Mike Mills (États-Unis) ; comédie dramatique qui traite de l’homosexualité et du coming out de senior ; Christopher Plummer pour ce rôle reçoit un Golden Globe et Oscar.
 , ou Le Cygne noir au Québec de Darren Aronofsky (États-Unis) ; thriller qui traite du lesbianisme comme part sombre d'un personnage. Il a connu une forte reconnaissance du public et des critiques par de nombreuses récompenses.
 En secret () () de Maryam Keshavarz (France, États-Unis, Iran) ; drame, romance lesbienne qui traite de l'homosexualité féminine à Téhéran. prix du festival du festival du film de Sundance.
 Une femme iranienne () () de  (Iran) ; drame qui traite de la transidentité en Iran et du mariage forcé.
 Joe + Belle de Veronica Kedar (Israël) ; comédie dramatique, romance lesbienne qui traite de l’homosexualité féminine.
  de Mikael Buch (France) traite de l'homosexualité masculine et des identités multiples.
 La Menteuse aux quatre visages () de Jacob Chase (États-Unis) ; comédie, drame, romance qui 
  d'Alan Brown (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine dans le cadre militaire en suivant la tragédie Roméo et Juliette (Romeo and Juliet) de William Shakespeare.
 Romeos () de  (Allemagne) traite de la transition femme vers homme et de la recherche de modèle d'identification et du contact avec des milieux transphobe et homophobe.
  de Sam Mendes (Royaume-Uni, États-Unis) ; film d'espionnage qui  ; il est l'épisode le plus rentable de la série 007.
  de Céline Sciamma (France) ; comédie dramatique qui traite de l’identité de genre à l'enfance (FvH) par une usurpation d'identité. Il a reçu plusieurs distinctions.
 Les Tuche suivi de Les Tuche 2 : Le Rêve américain en 2016 et de Les Tuche 3 en 2018 d'Olivier Baroux (France) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine en abordant le thème de la découverte de son homosexualité, du mariage et du divorce ainsi que des craintes et préjugé envers l’homosexualité dans le cadre d'une famille de modeste de chômeurs ; la série de films a connu un succès croisant le troisième se plaçant à la meilleure place du box-office national, il a reçu le César du public, malgré des critiques réservées.
  () de Andrew Haigh (Royaume-Uni) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine et de la quête d'identité ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  de  (États-Unis) ; film documentaire biographique qui 
 2012 :
 () de  (États-Unis) ; traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine, du travestissement et de l’homoparentalité dans l’Amérique homophobe des années 1980.
  () () de Michael Mayer (Israël, États-Unis, Palestine) ; drame romantique qui traite d'un amour impossible entre deux hommes entre Israël et Palestine et d'un rejet de l'un d'eux par sa famille quand elle apprend son homosexualité ; il a reçu plusieurs récompenses.
  de Nicole Conn (États-Unis) ; drame, romance saphique qui .
 À demi-mots (), de Diemo Kemmesies (Allemagne) ; .
 , ou Cartographie des nuages au Québec de Lana Wachowski, Andy Wachowski et Tom Tykwer (Allemagne, États-Unis) ; science-fiction qui traite de l’homosexualité masculine de façon tragique et du chantage en raison de celle-ci ; il utilise le travestissement d'acteur ; la réception est partagée ; il a reçu plusieurs récompenses et distinctions.
  d'Yvan Attal (France) ; comédie qui traite de deux hommes hétérosexuels voulant s’essayer à la pratique du porno gay.
  de  (États-Unis) ; .
 Joshua Tree 1951 : Un portrait de James Dean () de  (États-Unis) ; drame par le portrait d'une icône gay ; il reçoit un accueil national et il est distingué dans des festivals de film LGBT.
  de Ira Sachs (États-Unis) ; drame qui traite d'une relation homosexuelle masculine et de la lutte contre la consommation de drogues ; il a reçu un Teddy Award.
  de Xavier Dolan (Québec) ; drame qui traite de la transition HvF et de la réinvention de l'amour ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont un prix Un certain regard ; le réalisateur a refusé la Queer Palm, la percevant comme un marqueur d'exclusion.
 Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot (France, Espagne) ; historique qui  ; il a reçu plusieurs distinctions, dont .
 Les Invisibles ; film documentaire de Sébastien Lifshitz (France) ; traite de l’homosexualité féminine et masculine  ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont un césar.
  de  (Belgique, Turquie) ; drame, romance
  de  (Royaume-Uni) ; drame qui 
  de  (États-Unis) ; 
 Struck (ou : Struck : Un destin foudroyant) (Struck by Lightning) de  (États-Unis) ; comédie qui traite de l'homosexualité masculine utilisée comme outil de chantage dans le cadre d'un lycée américain.
  de  (États-Unis) ; traite de l’homosexualité masculine et féminine.
 Unique en son genre de Stéphane Galas et Marion Lary (France) film documentaire ; traite des thèmes LGBTI
 , d'Eytan Fox (Israël) ; mélodrame qui traite de l’acceptation de sa propre homosexualité masculine en lien avec l'armée.
 2013 :Les Amants passagers () de Pedro Almodovar (Espagne) ; comédie chorale où plusieurs personnages sont LGBT ; il a reçu quelques distinctions.
  (Titre original : ), de  (Allemagne) ; film dramatique qui traite de l'homosexualité masculine dans la police et de la découverte de son homosexualité ; il a été distingué à plusieurs reprises.
 L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudie (France) ; drame qui traite de l’homosexualité masculine autour d'une passion sexuelle avec un psychopathe ; il a entre autres été distingué à Cannes et par un César.
 Je me sens disco () d' (Allemagne) ; drame, comédie qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence.
 Ma vie avec  de Steven Soderbergh (États-Unis) ; drame qui traite des  de vie de Liberace (Michael Douglas) avec un de ses jeunes amants, Matt Damon, ce téléfilm a reçu de nombreuses distinctions, dont une palme à Cannes, rares téléfilms de l'histoire du festival à concourir pour la Palme d'or.
 La Vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche (Palme d'or 2013) (France) ; romance saphique qui traite de l'homosexualité et la bisexualité féminine autour d'un premier amour, il a été largement distingué entre autres la Palme d'or ; la présentation à Cannes est concomitante à l'ouverture du mariage des couples de personnes de même sexe ; le traitement des scènes de sexe et des conditions de tournage ont fait l’objet de critiques.
 Bambi de Sébastien Lifshitz (France) ; court métrage documentaire qui recueille le témoignage de Bambi une des premières transgenres françaises ; il a reçu un Teddy Award et a été nominé au César.
  de  (États-Unis) ; film documentaire sur la vie et le travail de Divine, acteur fétiche de John Waters et chanteur drag queen américain.
 Tom à la ferme de Xavier Dolan (Québec) ; drame, thriller psychologique qui traite de l'emprise psychologique entre deux hommes qui entretiennent une relation sadomasochiste dans le contexte du deuil ; il a été largement distingué.
 2014 :Au premier regard () de Daniel Ribeiro (Brésil) ; film dramatique romantique qui traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence et du handicap ; il a reçu de nombreuses récompenses, dont un Teddy Award.
 À corps ouvert  de Stéphane Galas (France) qui traite de l’homosexualité masculine par le portrait d'acteur porno gay.
 Le Beau-Frère de Hassène Bélaïd (Algérie) ; court métrage sur la relation entre une femme transgenre et le mari de sa sœur.
  () de Misha Kamp (Pays-Bas) ; drame qui traite de la découverte de l'homosexualité masculine à l'adolescence au cours d'un récit initiatique estival avec pour thème une compétition sportive.
  () de  (Espagne) ; drame romantique qui traite de l’homosexualité masculine à l'adolescence et de la menace de séparation par les frontières ; il a reçu plusieurs distinctions.Imitation Game (The Imitation Game) de Morten Tyldum, adaptation cinématographique de la biographie d'Alan Turing. Film aux très nombreuses récompenses et nominations.
  () de Naphat Chaithiangthum (Thaïlande) ; comédie romantique qui 
  (, ) de Lee Song-hee-il (Corée du Sud) ; drame qui  ; il a reçu plusieurs distinctions.
  de Matthew Warchus (Royaume-Uni) ; comédie dramatique qui retrace la solidarité d'un groupe d'activistes gays et lesbiens (Lesbians and Gays Support the Miners), pour les familles des grévistes de la grève des mineurs britanniques de 1984-1985 ; il aborde le thème du coming out et des droits LGBT. Il a reçu de très nombreuses distinctions.
 Je suis à toi de David Lambert (Belgique, Canada) ; film dramatique qui traite de la prostitution homosexuelle masculine autour du besoin de faire évoluer sa condition ; il a reçu un accueil moyen.
 2015 :À trois on y va de Jérôme Bonnell (France) ; comédie romantique qui traite de bisexualité féminine et de lesbianisme dans le cadre d'un ménage à trois ; il a reçu plusieurs distinctions.
 La Belle Saison de Catherine Corsini (France) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité féminine dans le contexte d’émancipation féministe des années 1970 entre ville et campagne ; il reçoit un bon accueil dans la presse française et quelques prix et distinctions.
  de Todd Haynes (États-Unis) ; film d'amour qui traite de l’homosexualité féminisme, de l’homophobie et du sexisme ; il a été distingué à de nombreuses reprises dont au Festival de Cannes 2015 le Prix d'interprétation féminine.
 Departure d’Andrew Steggall (Royaume-Uni, France) ; drame romantique qui traite de la découverte de son homosexualité par un adolescent au cours d'un récit estival ; il a reçu plusieurs distinctions.
  () de Claudio Marcone (Chili) ; drame romantique qui traite de l'homosexualité masculine et de la découverte de son homosexualité ; il a été distingué entre autres en Amérique latine.
  de  (Australie) ; drame qui  ; il a reçu de nombreuses distinctions.
  de Brian Helgeland (Royaume-Uni, France, États-Unis) ; film de gangsters qui  qui a reçu quelques distinctions.
  de Roland Emmerich (États-Unis) ; drame qui traite des émeutes de Stonewall contre l'homophobie d'État des États-Unis.
  d'Alanté Kavaïté (Lituanie) ; drame, romance saphique qui  ; .
  () de Brian O’Donnell (États-Unis); drame, romance qui 
 2016 : () de Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islande) ; drame qui traite de l'acceptation de l'homosexualité à l'enfance et l'adolescence dans une communauté rurale d’Islande ; il reçoit le Queer Lion.
 Juste la fin du monde de Xavier Dolan (Québec) ; drame qui traite de l'annonce de sa mort à ses proches, adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce, dont le personnage principal est probablement homosexuel ; a été primé à de nombreuses reprises.
  au Québec  : L'Histoire d'une vie de Barry Jenkins (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine d'un afro-américain de Miami de l'enfance à l'âge adulte. Largement primé dont .
  () d’Ivan Cotroneo (Italie) ; drame psychologique qui traite de l'homosexualité masculine et de l’homophobie à l'adolescence allant jusqu'au crime ; il a reçu plusieurs distinctions.
 Quand on a 17 ans d'André Téchiné (France) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence par la découverte et l'acceptation de son homosexualité et son coming-out ; sélection de la Berlinale 2016.
  () de Gabriele Muccino (Italie) ; drame qui traite de l'homosexualité masculine et de la bisexualité ; primé à la Mostra de Venise.
 Théo et Hugo dans le même bateau d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau (France) ; drame romantique qui traite d'un coup de foudre entre deux hommes et du VIH/sida ; a reçu plusieurs distinctions.
 2017 :
 120 battements par minute de Robin Campillo (France) ; drame qui traite des LGBT et des années sida et plus gros succès d'un film d'auteur français de l'année.
 Les Bums de plage () d’Eliza Hittman (États-Unis) ; drame qui traite de l'homosexualité chez les adolescents ainsi que de l'acceptation ou non de son homosexualité par son entourage ; il a reçu plusieurs distinctions.
  de Luca Guadagnino (Italie, États-Unis, Brésil et France) ; drame romantique initiatique qui traite des identités sexuelles flottantes par l'homosexualité et de la bisexualité masculine et de l'éveil à la sexualité chez les adolescents par une première histoire d'amour estivale ; il a été dans l’ensemble salué par la critique et il a été distingué à de très nombreuses reprises.
 D'une famille à l'autre () d’Anna Muylaert (Brésil) ; drame qui traite du thème de la bisexualité et du travestissement masculin à l’adolescence autour des quêtes d’identité  ; il a reçu une distinction à Berlin.
 Embrasse-moi ! d’Océanerosemarie et Cyprien Vial (France) ; comédie romantique qui traite de l'homosexualité féminine ; il a été distingué dans un festival.
 Carmilla () de Spencer Maybee (Canada) ; fantastique, comédie romantique saphique qui traite de l'homosexualité féminine à partir d'une web série
 Les Initiés () de John Trengove (Afrique du Sud) ; drame qui  Il traite du traumatisme des rites initiatiques de jeunes hommes en Afrique du Sud.
 Nos années folles d’André Téchiné (France) ; drame qui traite du travestissement utilitaire et d'expression ; il a reçu une certaine reconnaissance et la critique est divisée.
 Seule la Terre () de Francis Lee (Royaume-Uni) ; drame romantique qui traite de l'homosexualité masculine et de la ruralité ; il a reçu de nombreuses distinctions dont le prix du meilleur réalisateur du Festival du film de Sundance.
  de Bruce LaBruce (Allemagne) ; drame, romance saphique qui traite du lesbianisme et du féminisme.
  de Dome Karukoski (Finlande) ; drame biographique d'une personnalité gay
 Une femme fantastique () de Sebastián Lelio (Chili) ; drame qui traite de la transidentité ; le rôle du personnage transgenre est interprété par une actrice transgenre ; il a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ours d'argent du meilleur scénario et un Oscar.
 Marvin ou la Belle Éducation de Anne Fontaine (France) adapté librement d'après En finir avec Eddy Bellegueule : le parcours d'un jeune garçon qui sort de son getto grâce à l'art dramatique.
 2018 : de Silas Howard (États-Unis) ; drame qui traite de l'identité de genre dans le cadre de la scolarisation d'un enfant.
  (Garçon effacé au Québec) de Joel Edgerton (États-Unis) ; drame qui traite à partir d'une histoire vraie de l'homosexualité masculine à l'adolescence, de l’intolérance religieuse, et des thérapies de conversion.
  de Greg Berlanti (États-Unis) ; comédie dramatique-romantique qui traite de l'homosexualité masculine à l'adolescence par la découverte et l'acceptation de son homosexualité ainsi que du coming out et de l’outing, du chantage envers les personnes LGBTI+ ; premier film produit par un major du cinéma à mettre en scène une romance entre deux adolescents homosexuels ; il a reçu plusieurs récompenses et une bonne réception de la part du public et des critiques.
 Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré (France) ; comédie dramatique qui traite de l'homosexualité et de la bisexualité masculine confronté à la mort ; parmi ses distinctions il a été en sélection officielle au Festival de Cannes 2018.
 Sauvage de Camille Vidal-Naquet (France) ; drame qui traite de la prostitution homosexuelle masculine ; sélection pour la Caméra d'or et la Queer Palm.
  de Rupert Everett (Allemagne, Belgique, Italie et Royaume-Uni) ; drame biographique d'une personnalité gay
 Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez (France) ; thriller qui traite de la pornographie homosexuelle masculine ; sélection officielle Festival de Cannes 2018.Rafiki de Wanuri Kahui : histoire d'amour entre deux femmes noires.

 Années 2020 
 2020 :Été 85'' de François Ozon (France) ; drame du premier amour malheureux d'un jeune garçon de  en 1985 en France.

 Les ajouts à cette liste doivent être argumentés et sourcés ; voir les critères dans son introduction.

Références 

 .
 .
 .

Liens externes 
 , GLAAD's guide to lesbian, gay, bisexual and transgender images in film
  CinemaQueer: Gay Film Reviews by Michael D. Klemm
  Movies For Lesbian Women Lesbian guide to films about lesbian women or the lesbian lifestyle
  The Rainbow List Directory of GLBTQ Movies, TV, Characters, Actors and more.
 Boys Love Movies Asian Gay Films Review Database
  Outfilms Reviews on hundreds of gay, lesbian, bisexual and transgender films
 GirlsNite Comprehensive directory and reviews database of lesbian films
  Gay Drama LGBT film directory

Notes et références 

LGBT
Films